Ez a szócikk a Debreceni VSC 2017–2018-as szezonjáról szól, mely sorozatban a 26., összességében pedig a 46. idénye a csapatnak a magyar első osztályban. A klub fennállásának ekkor volt a 116. évfordulója.

Játékoskeret

Játékoskeret részletesen 
A Debreceni VSC játékosai, posztok alapján csoportosítva, név szerint abc-sorrendben.

Átigazolások 
 2018. évi nyári átigazolási időszak, 
 2019. évi téli átigazolási időszak

Jelmagyarázat: (k.v.) = kölcsönből vissza; (k.) = kölcsönbe; (k.v.k.) = kölcsönből visszatért klubjához; (k.u.v.) = kölcsön után végleg; (sz.l.) = szerződése lejárt; (sz.i.) = szabadon igazolhat; (sz.b.) = szerződés bontás; (n.h.sz.) = nem hosszabbították meg szerződését; (a.p.b.) = aktív pályafutását befejezte

Szakmai stáb

Mezek

Statisztikák 
Utolsó elszámolt mérkőzés: 2019. május 19.

Összesített statisztika 
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.

Percenkénti statisztika 
A Debreceni VSC mérkőzésenkénti statisztikáiból számolt érdekességek.
Csak a bajnoki mérkőzéseket vettük figyelembe.

Kiírások 
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.
Dőlttel a jelenleg még le nem zárult kiírás(oka)t illetve az abban elért helyezést jelöltük.

Játékos statisztikák 
A játékos statisztikák utolsó frissítése: 2019. április 6.
Csak azokat a játékosokat tüntettük fel a táblázatban, akik legalább egyszer be voltak nevezve egy mérkőzésre bármelyik kiírásban.
A felkészülési mérkőzéseket nem tartalmazza a táblázat.
A táblázat a játékosok vezetéknevének abc-sorrendjében készült.
A pályára lépések után zárójelben a csereként pályára lépések számát tüntettük fel.
A pályán töltött időbe a hosszabbítás idejét nem számoltuk bele, 90 percet vettünk alapul. Ha egy játékost a 90. perc utáni hosszabbításban cseréltek be, annak 1 percet írtunk jóvá.
Azon játékosok, akik már nem tagjai a keretnek, a statisztikák az utolsó pályára lépésük kori állapotot mutatják.

Jelmagyarázat: pl = pályára lépések száma; pti = pályán töltött idő (perc); csp = cserepados alkalmak száma (nem lett becserélve a játékos);

Gólszerzők a szezonban 
A táblázatban csak azokat a játékosokat tüntettük fel, akik a szezon során legalább egy gólt szereztek bármelyik kiírásban.
A táblázat elején a több gólt elérő játékosokat tüntettük fel.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a forduló sorszámára kattint.

Jelmagyarázat: : büntetőgól; : öngól alatt a játékos által az ellenfél javára rúgott öngólt értjük;
<small>Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben; vörös színű vonallal az őszi és a tavaszi szezon váltását jelezzük</small>
Magyar kupa: 8d1 = nyolcaddöntő, 1. mérkőzés; 8dv = nyolcaddöntő, visszavágó; 4d1 = negyeddöntő, 1. mérkőzés; 4dv = negyeddöntő, visszavágó; ed1 = elődöntő, 1. mérkőzés; edv = elődöntő, visszavágó;
Szürke háttér: szürke háttérrel azon játékosokat jelöltük, akik már nem tagjai a játékoskeretnek

Egy mérkőzésen kettő vagy több gólt szerző játékosok 
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.
A végeredmény a Debreceni VSC szemszögéből értendő.

Jelmagyarázat: Helyszín: (o) = otthon (hazai pályán); (i) = idegenben; : büntetőgól

Mikor született gól a mérkőzéseken 
Dőlttel a jelenleg még le nem zárult kiírás(oka)t jelöltük.

Sárga/piros lapok és eltiltások a szezonban 
Csak azokat a játékosokat tüntettük fel a táblázatban, akik a szezon során legalább egy figyelmeztetést kaptak bármelyik kiírásban.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a forduló sorszámára kattint.

Jelmagyarázat: Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben; vörös színű vonallal jelezzük az őszi és a tavaszi szezon váltását;
Magyar kupa: 8d1 = nyolcaddöntő, 1. mérkőzés; 8dv = nyolcaddöntő, visszavágó; 4d1 = negyeddöntő, 1. mérkőzés; 4dv = negyeddöntő, visszavágó; ed1 = elődöntő, 1. mérkőzés; edv = elődöntő, visszavágó;
Σ = összes sárga ill. piros lap;  = sárga lapos figyelmeztetés;  = egy mérkőzésen 2 sárga lap utáni azonnali kiállítás;  = piros lapos figyelmeztetés, azonnali kiállítás;
X = eltiltás miatt kihagyott mérkőzés; KM = eltiltás miatt kihagyott mérkőzések száma;
A sárga lapos figyelmeztetések következménye: a labdarúgó az adott bajnokság 5. sárga lapos figyelmeztetését követően a soron következő egy bajnoki mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal.
Szürke háttér: szürke háttérrel azon játékosokat jelöltük, akik már nem tagjai a játékoskeretnek

Kapusteljesítmények 
Az alábbi táblázatban a Debreceni VSC kapusainak teljesítményét tüntettük fel.
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.

Jelmagyarázat: § A 32. fordulóban (Ferencváros–DVSC) Nagy Sándor sérülése miatt Tomáš Košický is pályára lépett.

Meccs-statisztikai adatok 
A táblázatban a bajnoki fordulók meccs-statisztikáit tüntettük fel elkülönítve a hazai pályán és az idegenben játszott mérkőzéseket.
Az eredmények a Debreceni VSC szemszögéből lettek feltüntetve.
Az eredmény oszlopban látható végeredményére kattintva az adott mérkőzést részletesen is megnézheti.

Melyik játékos hányszor viselte a csapatkapitányi karszalagot 
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési mérkőzéseket.
Zárójelben a bajnoki forduló, valamint a nemzetközi illetve hazai kupaforduló sorszámát tüntettük fel, melyre rákattintva az adott mérkőzést részletesen is megnézheti.

Jelmagyarázat: Helyszín: -o = otthon (hazai pályán); -i = idegenben;
DIÓ = Diósgyőr; FTC = Ferencváros; HAL = Haladás; HON = Budapest Honvéd; KIS = Kisvárda; MEZ = Mezőkövesd; MTK = MTK; PAK = Paks; PUS = Puskás Akadémia; ÚJP = Újpest; VID = Vidi;
Magyar Kupa: MK-8d1 = Magyar kupa nyolcaddöntő, 1. mérkőzés; MK-8dv = Magyar kupa nyolcaddöntő, visszavágó; MK-4d1 = Magyar kupa negyeddöntő, 1. mérkőzés; MK-4dv = Magyar kupa negyeddöntő, visszavágó; MK-ed1 = Magyar kupa elődöntő, 1. mérkőzés; MK-edv = Magyar kupa elődöntő, visszavágó;

Játékvezetők 
A táblázat azon játékvezetőket és az általuk a Debreceni VSC játékosainak kiosztott figyelmeztetéseket mutatják, akik legalább egy mérkőzést vezettek a csapatnak.
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési- és nemzetközi kupamérkőzéseket.
A mérkőzések oszlopban zárójelben a bajnoki-, illetve a kupaforduló sorszámát tüntettük fel.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a forduló sorszámára vagy a mérkőzések oszlopban a mérkőzésre kattint.

<small>Jelmagyarázat: szürke színű vastag vonallal jelezzük a bajnoki körök fordulóját (11., 22. és 33. forduló); vörös színű vonallal jelezzük az őszi és a tavaszi szezon váltását;</small>
Lapok: M = mérkőzés; Σ = összes kioszott sárga ill. piros lap;  = kiosztott sárga lapos figyelmeztetés;  = kiosztott 2 sárga lapos figyelmeztetés utáni azonnali kiállítás;  = kiosztott piros lapos figyelmeztetés, azonnali kiállítás
Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben;
Magyar Kupa: 8d1 = nyolcaddöntő, 1. mérkőzés; 8dv = nyolcaddöntő, visszavágó; 4d1 = negyeddöntő, 1. mérkőzés; 4dv = negyeddöntő, visszavágó; ed1 = elődöntő, 1. mérkőzés; edv = elődöntő, visszavágó;
DEB = Debrecen; DIÓ = Diósgyőr; FTC = Ferencváros; HAL = Haladás; HON = Budapest Honvéd; KIS = Kisvárda; MEZ = Mezőkövesd; MTK = MTK; PAK = Paks; PUS = Puskás Akadémia; ÚJP = Újpest;

Milyen szerelésben játszottak a Debreceni VSC játékosai 
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési mérkőzéseket.
Zárójelben a bajnoki forduló, valamint a nemzetközi illetve hazai kupaforduló sorszámát tüntettük fel, melyre rákattintva az adott mérkőzést részletesen is megnézheti.

Jelmagyarázat: Magyar kupa mérkőzések: MK-8d1 = nyolcaddöntő, 1. mérkőzés; MK-8dv = nyolcaddöntő, visszavágó; MK-4d1 = negyeddöntő, 1. mérkőzés; MK-4dv = negyeddöntő, visszavágó;  MK-ed1 = elődöntő, 1. mérkőzés; MK-edv = elődöntő, visszavágó;
DEB = Debrecen; DIÓ = Diósgyőr; FTC = Ferencváros; HAL = Haladás; HON = Budapest Honvéd; KIS = Kisvárda; MEZ = Mezőkövesd; MTK = MTK; PAK = Paks; PUS = Puskás Akadémia; ÚJP = Újpest;

Mennyit utazott a csapat a szezonban 
A táblázat km-ben mutatja, hogy mennyit utazott a Debreceni VSC csapata a szezonban.
A hazai mérkőzéseknél (OTP Bank Liga és Magyar kupa) a DVSC és a vendégcsapat stadionja közötti, közúton mért távolságot vettük alapul.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet az Esemény oszlopban a mérkőzésre kattintva.

Nézőszámok 
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési mérkőzéseket.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a Kiírás, forduló oszlopban található, az adott mérkőzést jelző leírásra kattint.

Hazai mérkőzések 
Az alábbi táblázatban a Debreceni VSC aktuális szezonjának hazai mérkőzéseinek nézőszámai szerepelnek.

Nézőszám fordulónként, idővonalon ábrázolva:

Idegenbeli mérkőzések 
Az alábbi táblázatban a Debreceni VSC aktuális szezonjának idegenbeli mérkőzéseinek nézőszámai szerepelnek.

Bajnoki eredmények összesítése 
Az alábbi táblázatban összesítve szerepelnek a Debreceni VSC aktuális szezon OTP Bank Ligában elért eredményei.
A százalék számítás a 3 pontos rendszerben történik.

Körök szerinti bontásban

Őszi/tavaszi szezon szerinti bontásban

Szerzett bajnoki pontok ellenfelenként és örökmérleg 
Az első osztályú bajnokságban lejátszott mérkőzések és a megszerzett pontok a Debreceni VSC szemszögéből, ellenfelenként bontva, a csapatok nevének abc-sorrendjében.
Zárójelben a bajnoki forduló sorszámát tüntettük fel.

Jelmagyarázat: Helyszín: (o) = otthon (hazai pályán); (i) = idegenben.

Legutóbbi 10 bajnoki mérkőzés 
Az alábbi táblázatban a Debreceni VSC legutóbbi 10 hazai és idegenbeli bajnoki mérkőzését foglaltuk össze,
időrendi sorrendben, a táblázat elején a legutóbbi mérkőzések, míg a végén a legkorábbiak találhatók.
Az adott mérkőzés fordulójára kattintva az összecsapás részleteit is megtekintheti.
A táblázat csak az OTP Bank Liga mérkőzéseket tartalmazza.

OTP Bank Liga 

2018. június 27-én tartották az OTP Bank Liga 2018-2019-es férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokság sorsolását a Magyar Labdarúgó Szövetség székházában. A szezon 2018. július 21-én indul és az új szabályok értelmében 2019. május 19-én zárul. Az NB I-et ezúttal is körmérkőzéses formában, 3×11 bajnoki forduló keretében bonyolítják le. A 23-33. fordulót úgy sorsolták ki, hogy a 2017-2018-as bajnokság 1-6. helyezettjeinek hatszor otthon és ötször idegenben, a bajnokság többi résztvevőjének pedig ötször otthon és hatszor idegenben kell játszaniuk.

Helyezések fordulónként 

Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben. Eredmény: GY = győzelem; D = döntetlen; V = vereség.
‡ A csapat valós helyezése eltérhet az itt feltüntetettől, ugyanis a jelölt fordulókban a MOL Vidi FC-nek ill. az Újpest FC-nek elhalasztott mérkőzése volt.

A csapat helyezései fordulónként, idővonalon ábrázolva.

A bajnokság végeredménye 

&A Budapest Honvéd ha legyőzi a MOL Vidit a Magyar kupa döntőjében, akkor azzal vívja ki az EL-indulást, ha veszít, akkor viszont a bajnoki negyedik helyezésért jár a nemzetközi szereplés, mivel a Vidi már biztosan EL-induló az ezüstéremmel.
A rangsorolás alapszabályai: 1. összpontszám; 2. a bajnokságban elért több győzelem; 3. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége; 4. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól; 5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége; 6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége; 7. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól; 8. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés; 9. sorsolás.
(CV): Bajnoki címvédő csapat; (B): Bajnokcsapat; (K): Kieső csapat; (F): Feljutó csapat; (KGY): Kupagyőztes; (NK): Nemzetközi kupainduló;
NÉ (nehézségi érték): a csapat által lejátszott mérkőzések nehézségi értéke, mely az addigi ellenfelek pozíciója a tabellában, osztva a lejátszott mérkőzések számával.

Mérkőzések

Első kör 

Az OTP Bank Liga mezőnyében a Puskás Akadémia váltott egyedüliként edzőt a nyáron, Pintér Attila helyére Benczés Miklós került, aki tulajdonképpen visszatért Felcsútra. A felkészülés során a csapat, az első, a révkomáromi KFC Komarno elleni meccsétől eltekintve, kevés gólos mérkőzéseket játszott, amelyből arra is következtethetünk, a védekezés megszervezése máris jól sikerült. A DVSC kerete alig változott a tavaszhoz képest, a Loki a felkészülés során veretlen maradt. A két csapat az előző idényben ötször is találkozott egymással, a bajnokságban két döntetlen mellett a DVSC egyszer nyert a Nagyerdőben. Ugyanakkor a Magyar Kupában, felcsúti 4–0-s győzelmének köszönhetően, a Puskás Akadémia lépett tovább, noha a visszavágót elveszítette 2–0-ra. Érdekes, hogy az öt meccsből csupán egyen szerzett mindkét csapat gólt. A hazaiaknál mindenki rendelkezésére áll az újonc vezetőedzőnek, a debreceniek csapatában Bényei Balázs és Tabakovics sérülés miatt hónapokig nem lesz bevethető, és Ferenczi János, Könyves Norbert, Tomáš Košický, valamint Jovanovics is maródi. A két csapat örökmérlege debreceni fölényt mutat, a mindössze 10 találkozóból hatot a DVSC nyert meg a 4 döntetlen mellett, míg Puskás Akadémia egyszer sem hagyta el a pályát győztesen a két fél bajnoki találkozóján. A gólarány 10 gólos debreceni fölényt mutat, 16 rúgott és 6 kapott gól mellett.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Čikoš, Kinyik, Szatmári, Barna — Tőzsér  — Varga K. (Calvente ), Kusnyír, (Csősz ) Haris, Bódi — Takács (Avdijaj ) <div>• Fel nem használt cserék: Szabados (kapus), Mészáros, Bereczki, Damásdi • Vezetőedző: Herczeg András
Puskás Akadémia: Hegedüs L.  — Osváth, Heris, Spandler, Trajkovski — Balogh B., Márkvárt, Molnár (Knežević ) — Latifi (Kiss T. ), Radó, U. Diallo <div>• Fel nem használt cserék: Danilovics (kapus), Bokros, Poór, Szakály P., Hegedűs J. • Vezetőedző: Benczés Miklós

A szezon első ziccerét a 3. percben a Debrecen csatára, Takács bombázta a hazai kapusba, majd tíz perc elteltével tízméteres fejese is célt tévesztett. A PAFC negyedóra elteltével "érkezett meg" a meccsbe és Diallo révén lesgólig jutott. A vendégek egyik sarokrúgásukat követően centiméterekre voltak a gólszerzéstől: Márkvárt a gólvonalról vágta ki a kapura fejelt labdát. A hajdúságiak lendülete a szünetig sem hagyott alább, de a vezetést nem tudták megszerezni. 
Fordulást követően kiegyenlítettebb lett a mérkőzés, ezzel együtt jelentősen esett az iram. A hazaiak ötlettelenül játszottak, helyzetekig sem nagyon jutottak el. A debreceniek többször is, és az egyik ilyennél, 77. percben megszerezték a vezetést: Kinyik remekül ad be jobbról jobbal a túloldali ötössarokra, az Osváthot otthagyó Ezequiel Calvente meg a kapu jobb alsó sarkába fejelt; (0–1). A felcsúti csapat küzdött az egyenlítésért, de a játékába sok hiba csúszott, így nem sikerült egyenlítenie. A Debrecen megérdemelten szerezte meg a három pontot, a felcsútiak pedig még mindig nem nyertek bajnoki mérkőzést a debreceniek ellen.

 A spanyol Ezequiel Calvente szerezte az idény első bajnoki gólját. Az apró termetű középpályás korábban a Békéscsaba és (egy meccsen) a Haladás színeiben játszott az élvonalban. Az OTP Bank Ligában másodszor szerzett győztes mérkőzésen gólt, először 2015 szeptemberében, a Videoton ellen.
 Jól kezdte az idényt Herczeg András csapata, ellentétben 2017 nyarával és 2018 tavaszával, amikor vereséggel rajtolt.
 A DVSC továbbra is veretlen bajnoki mérkőzésen a Puskás Akadémia ellen.
 A Loki a felcsútiak elleni eddigi idegenbeli bajnoki mérkőzései közül hármat is 1–0-ra megnyert az ötből.
 A Puskás Akadémia 2018-ban hét bajnokit játszott eddig pályaválasztóként, s ezekből csak kettőt nyert meg.
 Benczés Miklós 2015. május 30. után dirigálta ismét a Puskás Akadémiát az OTP bank Ligában. Akkori csapatából szombaton egyedül Spandler Csaba játszott.
 Március 31. óta először nem szerzett bajnoki mérkőzésen gólt a Puskás Akadémia együttese.

Tavaly a két csapat az első fordulóban találkozott a Nagyerdei stadionban, a vendégek akkor meglepetésre győztek 2–1-re, annak a három pontnak is köszönhetően az első két forduló után hat ponttal álltak. Most is megvan erre a lehetőségük, tekintve, hogy az első játéknapon legyőzték a Paksot. Ugyanakkor a Loki is jól rajtolt, a Puskás Akadémia otthonából hozta el a három pontot az idény első találatával, Ezequiel Calvente góljával. A DVSC a legutóbbi hét hazai bajnoki meccséből csak egyet nyert meg, rossz a 2018-as mérlege. A Mezőkövesd az előző idényben az utolsó idegenbeli meccsét elbukta Szombathelyen, de az előző három, vendégként játszott találkozón szerzett hét pont sokat ért a bennmaradásért vívott harcban. A két csapat eddig mindössze 8 alkalommal csapott össze az első osztályban, melynek statisztikája meglehetősen kiegyenlített: 3–3 debreceni és mezőkövesdi siker született, a 2 döntetlen mellett. A gólarány 1 góllal a debreceniek felé billen, 10 rúgott és 9 kapott gól mellett.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Čikoš, Szatmári, Kinyik, Barna — Tőzsér  — Varga K., Haris (Calvente ), Kusnyír, (Szécsi ) Bódi — Takács (Avdijaj ) <div>• Fel nem használt cserék: Szabados (kapus), Mészáros, Bereczki, Csősz • Vezetőedző: Herczeg András
Mezőkövesd: Dombó — Farkas, Pillár, Szalai, Vadnai — Cseri, Szeles, Meszhi (Katanec ), Tóth B.  (Vajda ) — Koszta (Szakály D. ), Drazsics <div>• Fel nem használt cserék: Szappanos (kapus), Mevoungou, Hudák, Silye • Vezetőedző: Kuttor Attila

A mérkőzés első helyzetére a 2. percig kellett várni, ekkor Bódi 20 méterről elvégzett szabadrúgása ment el centiméterekkel a jobb felső sarok mellett. A 8. percben Bódi éles beadásáról Takács maradt le kevéssel középen. A 15. percben Haris passzát Takács továbbította Varga Kevinhez, akinek közeli lövését egy mezőkövesdi védő blokkolta. Nagy fölényben futballoztak a hazaiak, nagyrészt a vendégek térfelén folyt a játék. A 27. percben ismét nagy debreceni lehetőség maradt ki, ezúttal Bódi alapvonalról középre adott labdáját Dombó mentette. Egy percre rá ismét megszerezhették volna a vezetést a debreceniek, Varga Kevin szöglete után azonban Kinyik a jobb kapufa mellé fejelt. A 31. percig kellett várni a vendégek első próbálkozására, ekkor Meszhi lövése nem talált kaput. A 40. percben ismét Bódi volt a főszereplő, 18 méterről elvégzett szabadrúgása a bal kapufán csattant. Az 56. percben a borsodiak is megszerezhették volna a vezetést, de Koszta szabadrúgása is a lécről pattant ki. A 61. percben egy szép lövőcsel után Varga Kevin lőtt 7 méterről Dombó kezébe. A 65. percben szépségdíjas gólt szerezhetett volna a Loki, Čikoš jobbról érkező beadását Avdijaj ollózta kevéssel a kapu mellé. A 71. percben a vendégek szerezték meg a vezetést Drazsics szólója után: a vendégek csatára a félpályától indulva egyedül ment el a bal oldalon, egy ügyes csellel Szatmárit és Calventét is átjátszotta, majd 10 méterről jobbal kapura lőtt, a labda Kinyik testéről a balra mozduló Nagy Sándor mellett a jobb felső sarokba vágódott; (0–1). Nagy erőket mozgósított a DVSC az egyenlítés érdekében, a 81. percben Bódi távoli lövése alig ment el a bal kapufa mellett. Hat perccel később szép támadás után Varga Kevin bombáját ütötte szögletre Dombó. A pontrúgást követően a 87. percben teljesen megérdemelten kiegyenlített a Loki: egy bal oldali szögletre kitűnően érkezett a Loki védője, Kinyik Ákos és a rövid saroknál 2 méterről a kapuba csúsztatta a labdát; (1–1). Egy pontot szerzett a DVSC, ám öt év után sem tudta legyőzni hazai pályán a borsodiakat.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 Kinyik Ákos az első élvonalbeli gólját érte el.
 A DVSC az idei nyolc hazai bajnoki mérkőzéséből csupán egyet tudott megnyerni.
 A Loki legutóbbi hét hazai bajnoki mérkőzésén mindig szerzett mindkét csapat gólt.
 A két csapat legutóbbi négy egymás elleni tétmérkőzésén mindig nyeretlen maradt a pályaválasztó.
 A Mezőkövesd az előző idényben is a DVSC ellen, a Nagyerdőben játszotta az idény első idegenbeli bajnokiját.Akkor 2–1-re nyert, s most is közel állt a győzelemhez.
 Sztefan Drazsics tavasszal 11 bajnokin három gólt szerzett, most kettőn kettő a mérlege.
 A Mezőkövesd a legutóbbi tíz idegenbeli mérkőzéséből csupán kettőt veszített el (2018. június 2-án, az előző szezon utolsó, 33. fordulójában Szombathelyen, a Swietelsky Haladás 1–0-ra, míg a 25. fordulóban a Groupama Arénában a Ferencváros 3–0-ra győzött ellenük).

A tavalyi szezonban éppen csak az NB I-ben maradt miskolci alakulatnak nem kezdődött jól az új szezon, az első fordulóban 4–1-re kikapott a Fraditól, legutóbb pedig 2–2-es döntetlent ért el a felcsútiakkal szemben. A Loki ellenben az első fordulóban 1–0-s győzelmet aratott a Puskás Akadémia otthonában, ám első hazai meccsén 1–1-es döntetlent játszott a Mezőkövesd csapatával a Nagyerdei stadionban. A keleti rangadót mindig nagy érdeklődés övezi, függetlenül attól, hányadik helyen áll a két csapat, amelynek örökmérlege a Loki felé billen, hiszen az eddigi 52 NB I-es találkozón 34 alkalommal a debreceniek győztek és 10 döntetlen mellett mindössze 8-szor szenvedett vereséget a DVSC. A gólarány 110–45 a Loki javára.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Čikoš, Szatmári, Kinyik, Barna — Varga K. (Calvente ), Tőzsér , Haris (Csősz ), Bódi — Szécsi, Avdijaj (Takács ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Mészáros, Bereczki, Kusnyír • Vezetőedző: Herczeg András
Diósgyőr: Antal — Eperjesi, Brkovics, Tamás M., Forgács (Tajti ) — Hasani, Lipták  (Bárdos ), Busai — Sesztakov, Bacsa, Vernes (Jóannidisz ) <div>• Fel nem használt cserék: Radoš (kapus), Makrai, Ugrai, Karan • Vezetőedző: Fernando Fernandez  

Lendületesen kezdték a mérkőzést a csapatok. A hazaiak már az első percben megszerezhették volna a vezetést, ám Szécsi lövése a kapufán csattant, majd az első negyedórában előbb Busai, később Haris hagyott ki még egy-egy százszázalékos helyzetet. A folytatásban alaposan visszavett a tempóból mindkét gárda, a szünetig újabb gólszerzési lehetőség egyik együttes előtt sem adódott. A második félidő elején megszerezte a vezetést a DVSC: a 49. percben Forgácsot buktatták a kezdőkörben, Erdős József játékvezető sípja néma maradt, Tőzsér Dániel pedig egyedül törhetett előre, a 16-oson belül csinált két biciklicselt, majd kilőtte a jobb alsó sarkot; (1–0). Innentől kezdve többnyire a hazaiak akarata érvényesült. A DVTK hiába próbálta cserékkel erősíteni a támadójátékát, egyáltalán nem tudott veszélyt teremteni a debreceniek kapuja előtt. A hajrában a Loki újabb gólt szerzett: a 83. percben egy balról érkező beadást Szécsi Márk csúsztatott a kapu bal oldalába; (2–0). Összességében a Loki teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot. Amikor Debrecenben rendezik a keleti rangadót, szinte mindig hazai siker születik: ez volt a 28. ilyen meccs, s három döntetlen, valamint egy diósgyőri győzelem mellett 24-edszer nyert a Debrecen.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC mindössze másodszor nyert hazai bajnokit 2018-ban. Mindkétszer a Diósgyőrt győzte le (korábban az előző szezon 30. fordulójában 2–1-re győzött a Loki, 2018. május 12-én).
 Herczeg András együttese nyolc hazai bajnoki mérkőzés után maradt ismét kapott gól nélkül.
 A Loki tavaly az első három forduló után egyetlen ponttal állt. 2018 tavaszán az első három meccsén ugyancsak egy pontot szerzett. Ezekhez képest (is) kiemelkedő a mostani hét szerzett pont.
 Tőzsér Dániel idén az első bajnoki gólját szerezte. Tavaly az utolsót éppen a Diósgyőrnek lőtte, a 19. fordulóban.
 Szécsi Márk a második élvonalbeli gólját érte el, még 2014 áprilisában, a Videoton ellen, kecskeméti játékosként szerezte az elsőt.
 A Diósgyőr a legutóbbi hat idegenbeli bajnoki mérkőzését elveszítette. A legutóbbi kilencen egy pontot szerzett.
 A DVTK a két csapat eddigi 28, a debreceniek pályaválasztásával rendezett mérkőzésből csupán egyet nyertek meg.

A játékvezető Kassai Viktor lesz, aki az elmúlt bajnokságban hat alkalommal fújt bajnoki találkozón a DVSC-nek. Legutóbb május közepén, amikor a Balmazújváros otthonában 4-0-s vereséget szenvedtek a bajnoki újonctól, előtte pedig a Honvéd ellen vezetett bajnoki mérkőzést, amelyen Tabakovics duplájával és az azóta már Vidi játékos, Sós Bence góljával 3-1-es sikert arattak a hajdúságiak a Bozsik Stadionban. A tatabányai bíró a Vidi – akkor még Videotonnak hívott – ellen 2017 augusztusában fújt a Lokinak legutóbb, ekkor Danko Lazovics 97. percben szerzett büntetőjével kaptak ki 1-0-ra a székesfehérváriaktól.

Több alapember továbbra is hiányzik a debreceni együttesből, a műtött játékosok, Tabakovics, Jovanovics és Bényei Balázs továbbra sem bevethetőek, Könyves Norbert és Ferenczi János ugyanakkor már a csapattal edz, de nekik is van még mit pótolniuk. Keretük összértékét a Transfermarkt portál 6,7 millió euróra becsüli, ez a 6. legmagasabb az NB I-ben. Az idény eddigi mindhárom meccsét összesen 7 futballista játszotta végig: a hátvédek közül Szatmári Csaba, Barna Szabolcs, Kinyik Ákos és Erik Čikoš, a középpályáról Tőzsér Dániel és Bódi Ádám, valamint a kapus, Nagy Sándor. A DVSC-vel szemben a Vidi sikerszériája egészen 2015-ig nyúlik vissza, azóta 10 bajnokin 10-szer tudtak föléjük kerekedni.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Čikoš, Kinyik, Szatmári, Barna — Tőzsér  — Varga K. (Mészáros ), Haris, Bódi (Csősz ), Szécsi (Bereczki ) — Avdijaj <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Ferenczi, Calvente, Takács • Vezetőedző: Herczeg András
Vidi: Kovácsik — Nego, Juhász , Vinícius, Tamás — Varga J. (Nikolov ) — Pátkai (Lazovics ), Huszti — Kovács — M. Scsepovics, Sós (A. Hadžić ) <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Fiola, Berecz, Stopira • Vezetőedző: Marko Nikolics

A kezdeti puhatolózások után már a 10. percben veszélyeztetett a Vidi: Marko Scsepovics tüzelt szinte a semmiből, azonban a lövése a felsőlécen csattant, ami Nagy Sándor hátára vágódott, de végül a labda nem kötött ki a hálóban. A 11. percben Szécsi Márk senkitől zavartatva a földre rogyott, majd a combját fájlalva cserét kért. A fehérváriak riogatása utána a 14. percben Varga Kevin használta ki a Vidi védelmi hibáját, és kb. 23 méterről bombagólt ragasztott a jobb alsóba; (0–1). A 25. perctől a fehérváriak nyomást helyeztek a vendégekre, előbb Huszti Szabolcs az ötös sarkáról az oldalhálót találta el, majd Loïc Nego tálalása után nem találta el a labdát, így maradt az 1 gólos debreceni vezetés a félidőben. A fordulás után kettős cserével nyitott a Vidi, azonban a helyzetek a vendégek előtt adódtak. Tőzsér Dániel majdnem a bal alsóba csavarta a szabadrúgását 25 méterről, valamint Varga Kevin tüzelt 17 méterről a kapu mellé. A 84. percben a csereként beálló Bereczki Dániel eldönthette volna a mérkőzést: Avdijajtól kapott egy kiváló indítást, majd Kovácsikot kicselezve nyolc méterről lyukat rúgott. A 91. percben Tamás Krisztián elé csorgott a labda, és 18 méterről félmagasan a kapu bal sarkába bombázott kapásból, kialakítva a végeredményt; (1–1). Ezzel továbbra is veretlen maradt mind a Vidi, mind a DVSC ebben a bajnoki szezonban, igaz, a székesfehérvári csapat egy mérkőzéssel kevesebbet játszott az elhalasztott Vidi–Mezőkövesd mérkőzés miatt.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Vidi egymást követő második hazai mérkőzésén nem tudott nyerni, ilyenre legutóbb tavaly júliusban, az előző idénykezdeten volt példa.
 Tamás Krisztián hátvéd létére a harmadik gólját szerezte az élvonalban, mindössze a 17. mérkőzésén. A mostanit megelőzően legutóbb májusban, a Vasas ellen talált a kapuba.
 Májusban fordult legutóbb elő, hogy a Vidi külföldi játékosai közül két egymást követő bajnokin senki sem talált a kapuba.
 Megszakadt a székesfehérváriak sorozata: a DVSC elleni előző tíz bajnoki mérkőzésüket kivétel nélkül megnyerték.
 Március óta először kapott két egymást követő hazai bajnoki mérkőzésen gólt Kovácsik Ádám.
 A DVSC nyolc ponttal áll az első négy forduló után. Az előző idény hasonló szakaszában mindössze két pontja volt, az első négy tavaszi meccsén egyetlen pontot gyűjtött.
 Varga Kevin a negyedik gólját lőtte az élvonalban, az elsőt idegenbeli mérkőzésen.

Mind a két csapat jól kezdte az idényt, még az sem túlzás, hogy a várakozáson felüli teljesítménnyel. A DVSC sokkal több pontot gyűjtött első négy mérkőzésén, mint 2017 nyarán és 2018 elején, két győzelemmel és két döntetlennel áll, még veretlen. Ugyanakkor hazai pályán, noha legutóbb 2–0-ra legyőzte a Diósgyőrt, 2018-ban eddig gyengén szerepelt, kilenc bajnokijából csak kettőt nyert meg, mindkettőt a DVTK ellen. Az újonc MTK mind a két eddigi idegenbeli találkozóján győzött, s ezzel a kék-fehéreken kívül csak a listavezető Ferencváros dicsekedhet. Az MTK éppen a zöld-fehérek ellen veszített eddig az OTP Bank Liga mostani idényében, a további három mérkőzését megnyerte. A két csapat legutóbbi három egymás elleni bajnoki mérkőzése döntetlenre végződött.

Az élvonalba nyáron visszajutott, a bajnokságban eddig remekül teljesítő MTK csak egyszer rajtolt eredményesebben az elmúlt 10 élvonalbeli szezonjuk alatt. A második fordulóban vereséget szenvedtek a Ferencvárostól, az összes többi meccsüket ugyanakkor megnyerték (az Újpest, a Puskás Akadémia és a Diósgyőr ellen diadalmaskodtak), és ezzel a dobogó harmadik helyén állnak, egy ponttal megelőzve DVSC-t. Az MTK kerete alaposan átalakult a nyáron, hiszen rengeteg érkező és távozó volt. Leigazolták Bognár Istvánt a Mezőkövesdtől, Horváth Lászlót Balmazújvárosból, George Patrick Ikenne-Kinget a Honvédtól, Karacs Dánielt Monorról, míg az ukrán Artem Kicsak az Olimpik Doneck együttesétől, Pintér Ádám a német Greuther Fürth, az ukrán Jevhen Szelin a görög Aszterasz Tripolisztól érkezett. Kölcsönből visszatért Forgács Péter, Myke Bouard Ramos, Tóth Milán és Vogyicska Bálint. Távozott többek között Borbély Bálint (Vasas), Bori Gábor (Monor), Hrepka Ádám (Vasas) és Khaly Iyane Thian (Levszki Szofija). Eddig összesen 86 alkalommal találkozott egymással az első osztályban a két csapat, melyből 28 debreceni, 41 fővárosi siker született, a 17 döntetlen összecsapás mellett. A gólarány 155–111 az MTK javára.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Kusnyír, Kinyik, Szatmári, Barna (Könyves ) — Tőzsér  — Varga K., Haris, Bódi (Bereczki ), Ferenczi — Avdijaj (Takács )  <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Mészáros, Csősz, Čikoš • Vezetőedző: Herczeg András
MTK: Kicsak — Ikenne-King, Gengeliczki, Pintér Á., Szelin — Vass Á. — Farkas II. (Schäfer ), Kanta , Bognár, Ramos (Gera D. ) — Lencse (Torghelle ) <div>• Fel nem használt cserék: Horváth L. (kapus), Balogh, Vass P., Katona • Vezetődző: Feczkó Tamás

Nem mindennapi jelenettel kezdődött a DVSC – MTK bajnoki: a labda csak nyolc perccel 20 óra után indult útjára, mivel a hazaiak egyik légiósának nem tudták levenni a gyűrűjét (részletek és videó itt!). A nem várt közjáték után jó iramban kezdek a csapatok, szép támadásokat és helyzeteket láthatott a 4002 kilátogató néző. A 8. percben Haris került nagy helyzetbe, Kicsak azonban védeni tudott, válaszként a 15. percben Lencse ment el remekül a jobb oldalon, Kanta Józsefnek passzolt, aki megszerezte a vezetést a vendégeknek; (0–1). Továbbra is élvezetes futballt mutattak be a csapatok, a félidőt pedig gyors gólváltás zárta: hazai részről a 41. percben a 2017 ősze óta gólképtelen Bódi Ádám remekül eltalált szabadrúgással egyenlített; (1–1). Majd egy perc múlva, a 42. percben Lencse László közelről juttatta a gólvonal mögé a labdát; (1–2). A fordulás után sem változott a játék képe, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek. A DVSC részéről Avdijaj próbálkozott többször, a 69. percben az MTK oldalán Gengeliczki fejelt, Nagy Sándor bravúrral védett. A 76. percben remek kontra végén növelte az előnyét a fővárosi csapat: Ramos robogott el a jobb oldalon, beadását Lencse László fejelte a hálóba (1–3). Nagy erőket mozgósított a hazai gárda, és a 87. percben Kusnyír középre adása után Takács Tamás szépített; (2–3). Az utolsó percekben Bereczki, illetve Takács is egyenlíthetett volna, de kimaradtak a lehetőségek, így úgy nézett ki, a sok helyzetet és élvezetes játékot hozó bajnokit az MTK nyeri. A 95. percben aztán Tőzsér beadása után Szatmári Csaba a kapuba fejelt, ezzel beállítva a 3–3-as végeredményt.

 Továbbra is veretlen a DVSC az OTP Bank Ligában.
 A két csapat legutóbbi négy egymás elleni bajnoki mérkőzése kivétel nélkül döntetlent hozott. Legalább hat góllal 2014 óta először végződött a felek találkozója, akkor az MTK 5–2-re nyert.
 A DVSC Szatmári a 95. percben elért góljával megőrizte veretlenségét. Még három csapat nem kapott ki a mezőnyben, a Loki mellett a Ferencváros és a MOL Vidi.
 Herczeg András együttese a legutóbbi négy hazai mérkőzéséből hármon is döntetlent játszott, csak a Diósgyőrt verte meg.
 A hazaiak mindhárom gólszerzője első gólját érte el a bajnoki idényben.
 Az újonc MTK továbbra is veretlen vendégként, három mérkőzésen hét pontot szerzett.
 A kék-fehérek legutóbb 2017 februárjában szereztek idegenben három gólt az OTP Bank Ligában, akkor a Diósgyőrt verték Mezőkövesden.
 Kanta József és Lencse László is háromgólos már a bajnoki szezonban. Előbbi nyolc, utóbbi öt gólt szerzett eddig az élvonalban a Loki ellen.

A Honvédban nem léphetett pályára Eke Uzoma bokaszalag húzódás miatt, míg Batik Bence pedig egy mérkőzéses eltiltását töltötte az előző fordulóban (Honvéd-Vidi) kapott piros lapos kiállítása miatt. Érdekesség, hogy a DVSC 7 bajnoki címéből négyet a mai összacsapás két vezetőedzője jegyez, mind Supka Attila, mind Herczeg András kettőt-kettőt nyert a hajdúságiakkal, ráadásul 2004-2005-ös szezonbeli első bajnoki címénél Supka pályaedzője éppen Herczeg volt. Két játékos is jubilált: Kamber a 300-ik, míg Heffler a 150-ik elsőosztályú találkozóján lépett pályára. A debrecenieknél is volt jubiláló játékos, Szatmári 50. elsőosztályú mérkőzése volt ez.

Debrecen: Nagy S. — Čikoš, Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Bódi, Tőzsér , Haris (Bereczki ), Varga K. — Könyves (Kusnyír ), Avdijaj (Takács ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Barna, Mészáros, Csősz • Vezetőedző: Herczeg András
Honvéd: Gróf — Škvorc, Kamber , Baráth — Heffler, Vadócz (Pilík ), Gazdag, Nagy G., Kukoč (N’Gog ) — Danilo (Banó-Szabó ), Holender <div>• Fel nem használt cserék: Horváth (kapus), Bamba, Májer, Lovrić • Vezetőedző: Supka Attila

A kispestiek otthonuk, a Bozsik Stadion újjáépítése miatt most másodszor fogadták soros ellenfelüket az MTK pályáján, az Új Hidegkuti Nándor stadionban. Az első játékrészben egyértelmű fölényben futballoztak a kispestiek: többet birtokolták a labdát, és hat kapura lövésük volt, míg a vendégeknek egy sem. A Honvéd a félidő közepén Danilo góljával vezetést szerzett, és a játék képe a folytatásban sem változott. Az 57. percben alakította ki első helyzetét a Debrecen, de Ferenczi János a kapufát találta el. A 78. percben büntetőhöz jutott a Honvéd, amit Danilo értékesített. A 80. percben bemutatkozott a kispestieknél az augusztus 10-én igazolt francia David N'Gog, aki korábban 61 mérkőzést játszott a Paris Saint-Germain színeiben a francia első osztályban, majd Angliában, a Premier League-ben 99 meccsen 12 gólt szerzett és 11 gólpasszt adott. A csatár 2009 novemberében győztes gólt szerzett a Debrecen-Liverpool (0–1) Bajnokok Ligája csoportmérkőzésen a Puskás Ferenc Stadionban, és – a 87. percben – ezúttal is betalált a hajdúságiaknak.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 Öt nyeretlen mérkőzés, négy vereség és egy döntetlen után nyert ismét a DVSC ellen a Budapest Honvéd.
 Danilo öt gólnál jár az idényben, ezzel eddig az OTP Bank Liga leggólerősebb játékosa. A brazil csatár ötből hármat büntetőből szerzett.
 David N’Gognak, a Liverpool korábbi csatárának hét perc kellett a magyar élvonalban az első gólhoz. Csereként beállva szerezte meg első találatát.
 Supka Attila csapata ötödször játszott pályaválasztóként az OTP Bank Liga 2018–2019-es idényében, ezekből három mérkőzésen szerzett legalább három gólt.
 A DVSC az előző idényben a hatodik fordulóban szerezte meg első győzelmét. Most a hatodik fordulóban veszítette el veretlenségét.
 A Loki 2015. november 28. óta először szenvedett a fővárosban háromgólos különbséggel vereséget.
 Március 3. óta mindössze harmadszor maradt szerzett gól nélkül Herczeg András csapata a bajnokságban.

A Loki az első hat fordulóban kétszer nyert, kilenc ponttal a negyedik helyen áll. A legutóbbi három fordulóban kissé visszaesett, nyeretlen maradt. A Nagyerdei Stadionban három mérkőzést vívott eddig az OTP Bank Liga őszi idényében, a Diósgyőrt legyőzte, a Mezőkövesddel és az MTK-val döntetlent játszott. Pályaválasztóként április 28. óta veretlen, 2018-ban csak az első, a Balmazújváros elleni találkozón nem szerzett pontot. A Haladás visszacsúszott a tabellán, miután a legutóbbi négy fordulóban csupán három pontot szerzett. Idegenbeli mérlege rossz, április 14. óta mind a hat vendégként játszott bajnokiját elveszítette. Érdekes, hogy 2014 decembere óta a DVSC pályaválasztóként csupán egyszer, 2017 tavaszán tudott nyerni a szombathelyiek ellen.

Ez lesz a 66. összecsapása az élvonalban a két együttesnek. Eddig 26 debreceni és 19 szombathelyi siker született, a 20 döntetlen mellett. A gólarány 10 gólos Loki előnyt mutat a 77 rúgott és 67 kapott gól alapján. A tavalyi szezonban egy Haladás siker és két 1–1-es döntetlen eredmény született. Először az első körben csaptak össze a felek, Szombathelyen 1–0-s hazai győzelem született, majd a második körben Debrecenben, míg a harmadik körben a vasiaknál is 1–1 volt a végeredmény.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Čikoš (Kusnyír ), Mészáros, Kinyik, Barna (Ferenczi ) — Tőzsér  — Könyves, Haris, Bódi, Varga K. — Takács (Avdijaj ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Szatmári, Calvente, Szécsi • Vezetőedző: Herczeg András
Haladás: Király  — Schimmer (Halmosi ), Kolčák, Beneš (Tamás L. ), Németh Milán (Németh Márió ) — Jagodics M. — Habovda, K. Mészáros, M. Grumics, Gaál — Priskin <div>• Fel nem használt cserék: Rózsa (kapus), Bamgboye, Rácz B., Rabušic • Vezetőedző: Michal Hipp

Lendületesen kezdte a mérkőzést a hazai csapat, amely már az első negyedórában többször veszélyeztette a vendégek kapuját. Nem sokkal később aztán a vezetést is megszerezte a DVSC: a 21. percben Tőzsér jobbról ballal a kapu elé ível egy szögletet, Király és Jagodics elaludt a beadásnál, Takács Tamás meg három méterről a léc alá fejel, középre, a labda lécet is érintette; (1–0). Sőt, a folytatásban is több hatalmas helyzet adódott a debreceniek előtt, újabb gólt egy védelmi hibát kihasználva mégis a szombathelyiek szereztek: a 42. percben egy jobbról érkező ívelést Mészáros Norbert és Kinyik is elrúghatta volna Priskin Tamás elől, de egyikük sem teszi ezt meg, a csatár jobbal, 16 méterről, jobbról kapura lőhet így, a labda meg Kinyik bal lábáról a kapuson átpattanva a léc alsó élére, onnan a jobb alsó sarokba hullott; (1–1). Érdekesség, hogy az első félidőben három játékost is le kellett cserélni, megsérült ugyanis a Haladás egyik belső védője és a DVSC mindkét szélső hátvédje. Szünet után kiegyenlített küzdelmet, helyenként lüktető játékot láthatott a közönség. A második félidőben a Haladás sokkal támadóbb szellemben játszott, teljesen egyenrangú ellenfele volt a hazai együttesnek. Mindkét kapu előtt számos gólszerzési lehetőség adódott, szinte futószalagon dolgozták ki a csapatok a jobbnál jobb helyzeteket, ám újabb gólt egyik gárda sem tudott szerezni.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 Továbbra is tart a debreceni szempontból rossz sorozat: 2014 decembere óta a DVSC pályaválasztóként csupán egyszer, 2017 tavaszán tudott nyerni a szombathelyiek ellen.
 Herczeg András csapata immár négy forduló óta nyeretlen, az első három fordulóban hét, azóta három pontot szerzett.
 A Loki pályaválasztóként április 28. óta veretlen, de a legutóbbi öt mérkőzésből négyen döntetlent játszott.
 Takács Tamás a második bajnoki gólját érte el az idényben, két és fél év után szerzett ismét gólt a Haladás ellen az OTP Bank Ligában.
 A Haladás sorozatban hat elveszített idegenbeli mérkőzés után tudott pontot szerezni.
 A szombathelyiek 2017 októbere óta először játszottak döntetlent vendégként. Akkor is a DVSC ellen szereztek egy pontot.
 Priskin Tamás a harmadik őszi bajnokiján a második gólját szerezte.

Egy hét szünet, a magyar labdarúgó-válogatott két Nemzetek Ligája mérkőzése miatt (Finnország ellen idegenben 0–1; valamint Görögország ellen otthon 2–1) után folytatódik a bajnokság. Az Újpest eggyel kevesebb mérkőzést játszott, mivel a Videoton elleni összecsapásukat más időben rendezik meg. Hat mérkőzés után egy győzelemmel, négy döntetlennel és egy vereséggel a tabella hetedik helyén állnak. Eddigi egyetlen sikerüket a Kisvárda ellen érték el (hazai pályán 1–0), az MTK ellen pedig 2–0-ra kikaptak még az első fordulóban. A Haladás, a Paks, a Mezőkövesd és legutóbb a Budapest Honvéd ellen ikszeltek.

A DVSC és az Újpest szombaton 98. alkalommal mérkőzik meg egymással. A Loki 20-szor tudott nyerni és 31 döntetlen mellett 46-szor kikapott a fővárosiaktól. A gólarány 192–124 a lila-fehérek javára.

Az Újpesthez nyáron két játékos igazolt: a kongói Rosy Lubakit és a román Răzvan Horjt. Kölcsönbe érkezett a grúz Giorgi Beridze és a Budapest Honvédtól Lukács Dániel. Távozott Souleymane Diarra, Kálnoki Kis Dávid, Windecker József, míg kölcsönben Pávkovics Bence éppen a DVSC-hez, Tischler Patrik pedig a Budapest Honvédhoz igazolt.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

 

Debrecen: Nagy S. — Kusnyír, Kinyik, Szatmári, Barna — Ferenczi (Calvente ), Tőzsér  (Bereczki ) — Bódi, Könyves (Csősz ), Varga K. — Takács <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Mészáros, Haris, Szécsi • Vezetőedző: Herczeg András
Újpest: Pajovics — Pauljevics, Bojovics, Litauszki , Burekovics — Szankovics, Onovo — Nwobodo, Zsótér (Beridze ), Nagy D. (Balázs ) — Novothny (A. Diallo )  <div>• Fel nem használt cserék: Gundel-Takács (kapus), Cseke, Horj, Lukács • Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics

A találkozó előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek a hétfőn 74 évesen elhunyt Géczi Istvánra, a Ferencváros olimpiai ezüstérmes kapusára. Jó iramban kezdődött a mérkőzés, a hazaiak mezőnyfölényét a vendégek veszélyesebb két gólhelyzete kompenzálta. A 22. percben megszerezte a vezetést az Újpest: Nagy Dániel gondol egy merészet, és Zsótér passzát Kusnyír mellől kissé balról, 14 méterről jobbal a kapu hosszú, azaz bal felső sarkába tekeri; (1–0). A kapott gól megzavarta a vendégeket. A szünetig hátralévő időben a debreceniek semmilyen veszélyt nem jelentettek a kapura, de a játékot irányító újpestiek előtt sem adódott újabb gólszerzési lehetőség. A második játékrészben a Debrecen bátrabban futballozott, ám játékában nem volt benne a gól. A csapatok döntően a tizenhatosok között küzdöttek egymással. Az Újpest támadójátékát a lefújásig a kontrák jellemezték, akciók kidolgozása helyett inkább fegyelmezetten védekezett. Az Újpest immár hat forduló óta veretlen, a Debrecen pedig öt forduló óta nyeretlen a bajnokságban. A hajdúságiak legutóbbi hat találkozójukon nem tudtak győzni a Megyeri úton, az Újpest házigazdaként két döntetlen mellett negyedszer győzte le a DVSC-t.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 Az Újpest megtörte döntetlenszériáját, augusztus 5. óta először nyert bajnoki mérkőzést.
 A lila-fehérek mindössze a hatodik góljukat szerezték a bajnoki szezonban, ezekből csak egyet lőtt támadó, Zsótér.
 Nagy Dániel már a második góljánál tart az idényben, az elsőt a Haladásnak lőtte Szombathelyen.
 Tovább tart a rossz sorozat: a DVSC 2013 novembere óta nyeretlen az Újpest ellen.
 A debreceniek a legutóbbi hat találkozójukon nem tudtak győzni a Megyeri úton, az Újpest házigazdaként két döntetlen mellett negyedszer győzte le a DVSC-t.
 Herczeg András együttese a harmadik fordulóban aratott győzelem óta, azóta immár öt mérkőzést játszva nyeretlen.
 A Loki az első öt fordulóban nyolc gólt szerzett, a legutóbbi háromban csupán egyet.

Debrecen: Nagy S. — Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Barna — Varga K., Csősz (Könyves ), Haris, Bódi  — Szécsi (Jovanovics ), Bereczki (Takács ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Szatmári, Ferenczi, Kuti • Vezetőedző: Herczeg András
Kisvárda: Felipe — Melnyik, Ene, Vári, Pico — Gosztonyi (Sassá , Lucas , Mišić (Karaszjuk , Protics, Ilics (Negruț ) — Horváth <div>• Fel nem használt cserék: Mincă (kapus), Izing, Mitosevics, Parcvanyija • Vezetőedző: Dajka László

Bátran kezdte a mérkőzést az újonc Kisvárda, amely hamar megszerezte a vezetést is: a 9. percben Protics bal oldali félmagas beadása után a Pávkovicsot megelőző Horváth Zoltán az öt és feles vonaláról ballal a kapu jobb oldalába passzolta a labdát; (0–1). A bekapott gól „megfogta” az amúgy is gyengén játszó DVSC-t, és a vendégek a folytatásban is egyenrangú ellenfelei voltak a hazai csapatnak. A debreceniek egysíkúan, gyakran minden elképzelés nélkül játszottak, a kisvárdai védelmet szinte egyáltalán nem tudták zavarba hozni. A szünetben két csatárt is becserélt Herczeg András, a Loki vezetőedzője. A változtatásnak hamar meg is lett az eredménye, hiszen a hazaiak támadóbb felfogásban játszottak, és 10 perc elteltével egyenlítettek: az 55. percben egy kicsiben elvégzett sarokrúgás után Bódi tekert középre jobbról, majd Takács Tamás hat méterről a bal alsó sarokba fejelte a labdát, amely ráadásul meg is pattant egy kisvárdai játékoson, így Felipének nem volt esélye védeni; (1–1).  Majd újabb 10 perc elteltével már vezettek a hazaiak: a 65. percben Bódi szabadrúgása után a labda visszapattant a lécről, ám a kipattanót Barna Szabolcs nagyjából hét méterről a bal alsó sarokba fejelte; (2–1). A Kisvárda a második félidőben alig-alig jutott el a debreceni tizenhatosig, és a DVSC a hajrában a mérkőzésen két gólt szerző Takács találatával bebiztosította győzelmét: a 84. percben Könyves indította Takács Tamást, aki egy átvétel után, 14 méterről, jobb lábbal a kapu közepébe gurította a labdát; (3–1).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Kisvárda először szenvedett vereséget Dajka László irányításával. Egyszersmind először kapott három gólt a második forduló óta.
 A vendégek gólját szerző Horváth Zoltán lett a Kisvárda élvonalbeli történetének első játékosa, aki legalább két akciógólt elért az OTP Bank Ligában. A csatár három mérkőzést játszott a DVSC a 2013–2014-es idényt bajnoki címmel záró csapatában.
 A Kisvárda először szenvedett úgy vereséget az OTP Bank Ligában, hogy vezetett a mérkőzésen. Sőt, először kapott ki úgy, hogy gólt tudott szerezni.
 A Debreceni VSC augusztus 4. óta először nyert bajnoki mérkőzést.
 Herczeg András együttese 2017. október 28. óta először győzött hazai bajnoki mérkőzésen három gólt szerezve.
 Takács Tamás szerzett négyet a Loki legutóbbi hat bajnoki góljából.
 Barna Szabolcs az első gólját szerezte az élvonalban. Ő kilencedik DVSC-játékos, akit a kapuba talált a mostani bajnoki idényben, csak Takácsnak van egynél több gólja.

A Ferencváros jelenleg magabiztosan, 23 ponttal vezeti az OTP Bank Ligát, előnyük nyolc pont a második helyen álló Budapest Honvéd előtt, és tíz az aktuális vendégcsapattal, a Lokival szemben. Az idei szezonban még veretlenek, a kilenc meccsből hetet megnyertek, kétszer döntetlent játszottak. Az FTC-nél nagy volt a játékosmozgás nyáron. Többek között a tavalyi gólkirály, Davide Lanzafame érkezett a Honvédtól, de például a kiesett Balmazújvárosból sikerült leigazolniuk a fiatal Sigér Dávidot is.  Priskin Tamás kölcsönbe a Haladáshoz igazolt, Gera Zoltán és Hajnal Tamás pedig visszavonult a zöld-fehéreknél. A sikertelen nemzetközi kupaszereplés Thomas Doll állásába került, helyébe az ukrán Szerhij Rebrov lépett, aki előzőleg a Dinamo Kijevvel ukrán bajnok volt. A Fradi a legutóbbi fordulóban telt ház előtt 1–0-ra győzte le az ősi rivális Újpestet. Hiányzó játékosok: a hazaiaknál Botka (csípőműtét után), Lovrencsics Balázs (térdműtét után) és Moutari (hasfalhúzódás) sérült, a vendégeknél Tabakovics (térdszalag-szakadás), Avdijaj (izomszakadás), Filip (térdműtét után lábadozik), Mészáros (izomsérülés) és Čikoš (betegség) maródi. A Fradi és a Loki 91. alkalommal csap össze hétvégén, a mérleg 40 fővárosi és 26 debreceni siker a 24 döntetlen mellett. A gólarány 140–98 a ferencvárosiak javára.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Barna — Varga K. (Szatmári ), Csősz, Haris, Bódi  (Bereczki ) — Takács (Könyves ), Szécsi <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Tőzsér, Ferenczi, Jovanovics • Vezetőedző: Herczeg András
Ferencváros: Dibusz — Lovrencsics G., Blažič, Leandro , Heister — Szpirovszki (Böde ), Sigér — Varga R. (Csernik ), Bőle, Petrjak — Lanzafame (Finnbogason ) <div>• Fel nem használt cserék: Holczer (kapus), Takács, Rodríguez, Koch • Vezetőedző: Szerhij Rebrov

Tempós iramban kezdődött a mérkőzés, amelyen a vendégcsapat kezdett el előbb veszélyesebben futballozni, így nem keltett meglepetést, amikor a 20. percben megszerezte a vezetést: Varga Kevin jobb oldali beadása rossz, de Bódi a túloldalról visszakanyarintotta középre a labdát, a bal sarok elől, egy lépésről, a késlekedő Dibusz, Leandro páros közül Takács Tamás jobbal félmagasan a kapu rövid sarkába lőtt; (0–1). A kapott gól után azonnal nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a Ferencváros, és lendületét az sem törte meg, hogy létszámban megfogyatkozott: Marcel Heister nyolc perc alatt gyűjtött be két sárga lapot. A szünet előtt sorra alakította ki a gólhelyzeteket a házigazda, de az eredmény nem változott. A debreceni csapat beszorult a saját tizenhatosának környékére, kapusuk, Nagy Sándor kétszer is bravúrral védett. A 48. percben egyenlített a Ferencváros: Varga Roland adott be jobbal balról egy szabadrúgást, a Kinyiket megelőző Davide Lanzafame középről, két méterről a jobb alsó sarokba fejelte a labdát, Nagy a gólvonalon ragadt, az olasz előtt elesett a kézzel meglökött Haris; (1–1). A Fradi továbbra is támadásban maradt, és kapura is veszélyes tudott lenni. A létszámfölényben lévő vendégek inkább kontráztak, és a nyomasztó hazai mezőnyfölény ellenére az egyik ilyen akciójuk végén, a 74. percben ismét előnyhöz jutottak: Varga Kevin remek passzát jobbal az ötös jobb sarka elől a túloldali kapufa tövére pörgette Könyves, a kipattanó Szécsi Márké, aki jobbal tíz méterről, középről a bal felső sarokba lőtt; (1–2). Lanzafame azonban másodszor is egyenlített: a 82. percben Bőle bal oldali szöglete után Haris ismét elvágódott, könnyen megadta magát, az olasz csatár, Davide Lanzafame lekezelte a labdát, majd tíz méterről, középről ballal, a jobb alsó sarokba lőtt; (2–2). Így a tabella éllovasa kiharcolta a döntetlent. A Ferencváros sorozatban 22. bajnoki mérkőzésén maradt veretlen, az NB I-ben pályaválasztóként immár 26 találkozó óta nem szenvedett vereséget.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Ferencváros a 32. perctől tíz emberrel játszott Heister kiállítása miatt.
 A listavezető egymást követő 22. bajnoki mérkőzésén maradt veretlen, az OTP Bank Ligában pályaválasztóként 26 találkozó óta nem szenvedett vereséget.
 Davide Lanzafame átvette a vezetést a góllövőlistán. Hatodik találatánál tart. Az olasz csatár 2016 őszén két, 2017-ben hét góllal állt a tizedik forduló után.
 A két csapat legutóbbi hat egymás elleni mérkőzéséből öt döntetlenre végződött.
 A Ferencváros a legutóbbi négy hazai bajnoki mérkőzéséből csak egyet, az Újpest elleni derbit tudta megnyerni.
 A DVSC legutóbbi nyolc bajnoki góljából hatot Takács Tamás szerzett.
 Május 5. óta először szerzett a DVSC idegenbeli bajnoki mérkőzésen két gólt.

A Loki a legutóbbi két fordulóban négy pontot szerzett, ez nem rossz, ugyanakkor augusztus 4. óta csupán a Kisvárda ellen nyert, ez már kevésbé dicséretes. Pályaválasztóként április 28. óta veretlen, azóta háromszor nyert, négyszer döntetlent játszott. A Paks ellen a legutóbbi négy évben csak egy vereséget szenvedett, de azt pályaválasztóként, tavaly márciusban. Érdekes, hogy a két csapat legutóbbi négy egymás elleni meccséből csak egy végződött döntetlenre, a további hármon pedig a győztes mindig legalább három gólt szerzett. Csertői Aurél együttese a legutóbbi öt fordulóban 13 pontot szerzett, ennek alapján a válogatott mérkőzések miatti szünet előtt a legjobb formában lévőnek számított. A két együttes ezidáig 27 alkalommal találkozott egymással az élvonalban, melyből 13 debreceni és mindössze 3 paksi siker született a 11 döntetlen mellett. A gólarány 43–26-os debreceni fölényt mutat.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi — Bódi, Haris, Tőzsér , Varga K. (Jovanovics ) — Szécsi (Avdijaj ), Könyves (Takács ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Szatmári, Barna, Csősz • Vezetőedző: Herczeg András
Paks: Nagy G. — Kulcsár D., Fejes (Lenzsér ), Gévay, Báló  — Egerszegi, Papp K., Bertus — Haraszti (Bartha ), Hahn (Simon A. ), Remili <div>• Fel nem használt cserék: Rácz (kapus), Nagy R., Vági, Kővári • Vezetőedző: Csertői Aurél

Helyzetek nélküli első félidőt, többnyire mezőnyjátékot láthatott a Nagyerdei stadion közönsége. A debreceniek támadójátéka akadozott, a vendégek pedig egyáltalán nem jelentettek veszélyt a hazaiak kapujára. A félidő közepén szerzett vezetést a DVSC: a 23. percben Pávkovics Bence egy szögletet követően talált be a vendégek kapujába; (1–0). A gól azonban nem hozott lényeges változást a játékban. Az elsőnél élvezetesebb, mozgalmasabb második félidőt produkált a két együttes. A Paks támadóbb szellemben játszott, így a fellazuló vendégvédelemmel szemben több lehetősége is adódott a Debrecennek. A paksiak a 74. percben a csereként beállt Simon András góljával egyenlítettek; (1–1). Amikor már úgy tűnt, marad a döntetlen, Bódi Ádám a 93. percben szögletből a bal felső sarokba csavarta a labdát; (2–1). Így a Debrecen otthont tartotta a három pontot.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 Ez volt Herczeg András 100. bajnoki győzelme a Debreceni VSC csapatával.
 A DVSC kilábalt a hullámvölgyből, a legutóbbi három fordulóban hét pontot gyűjtött.
 Herczeg András csapata pályaválasztóként április 28. óta veretlen, azóta négyszer nyert, négyszer döntetlent játszott. 
 Pávkovics Bence az első, gólját szerezte a bajnoki szezonban. A fiatal védőnek pályafutása során ez volt a második bajnoki gólja, tavaly szeptemberben az Újpest kapuját vette be. 
 Bódi Ádám a második gólját érte el az idényben, augusztusban az MTK ellen szerzett gólt. Érdekes, hogy a kék-fehéreknek lőtt gólján kívül tavaly október óta nem tudott gólt lőni az OTP Bank Ligában, akkor ellenben két góllal járult a Paks legyőzéséhez. A mostani sokáig emlékezetes marad: a 93. percben érintés nélküli szögletből lőtt a kapuba.
 A DVSC a Paks ellen a legutóbbi négy évben csak egy vereséget szenvedett.
 Csertői Aurél együttese a mostani fordulót megelőzően öt mérkőzésen át veretlen volt, négy győzelem, egy döntetlen volt a mérlege. 
 Simon András a legutóbbi négy fordulóban három gólt szerzett.

Második kör 

A Puskás Akadémia az utóbbi hetekben otthon legyőzte a MOL Vidit, a Budapest Honvédot és a Ferencvárost is, a legutóbbi három bajnokság győztesét. Ha lépegetünk vissza az időben, a 2014-es első DVSC következik – de ez egy idegenbeli meccs lesz a felcsútiak számára, ennyiben változik a korábbi képlet. Benczés Miklós együttese az első fordulóban, a Pancho Arénában kikapott a Lokitól 1–0-ra, Ezequiel Calvente volt a debreceniek gólszerzője. Vendégként a legutóbbi négy találkozóján nem szerzett pontot. A DVSC az előző fordulóban Bódi Ádám, az utolsó pillanatokban lőtt látványos szögletgóljával verte meg Paksot, a legutóbbi három fordulóban hét pontot szerzett, otthon kétszer nyert, idegenben döntetlent játszott a Ferencvárossal a Groupama Arénában. A két csapat örökmérlege debreceni fölényt mutat, a Puskás Akadémiának még sosem sikerült legyőznie a DVSC-t, az eddigi 11 NB I-es találkozón 7 alkalommal győzedelmeskedtek a piros-fehérek a 4 döntetlen mellett. A gólarány 17–6 a Loki javára.

Nyáron nem volt túl nagy játékosmozgás a Puskás Akadémiánál. Érkezett Balmazújvárosból Bacsana Arabuli, a Haladástól Kiss Tamás, a Videotontól Szolnoki Roland és volt debreceni Varga József, illetve Szlovákiából leigazoltak két játékost, Urblík Józsefet és Ján Vlaskót. Kölcsönbe érkezett az ecuadori Bryan de Jesús és a horvát Benedik Mioč. Távozott ugyanakkor Stipe Bačelić-Grgić, Denis Klinar, Márkvárt Dávid, Patrick Mevoungou, Tóth Keve és Vanczák Vilmos. A felcsúti csapat a kezdeti nehézségek után magára talált, az elmúlt négy fordulóban háromszor győztesen hagyta el a pályát, ráadásul a címvédő Videoton és legutóbb a bajnokesélyes Ferencváros ellen is nyerni tudott. Jelenleg a 9. helyen áll 11 ponttal. A hazaiaknál sérülések miatt öt játékos van a maródiak listáján: Harisz Tabakovics, Mészáros Norbert, Ezequiel Calvente, Ioan Filip és Bereczki Dániel, aki az egyik edzésen szenvedett súlyos sérülést, keresztszalag szakadást. A fiatal támadó viszonylag rövid időn belül másodjára sérült meg komolyabban, legutóbb 2017 februárjában a jobb lábán szenvedett hasonló sérülést.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi — Varga K. (Jovanovics ), Haris, Tőzsér , Bódi (Csősz ) — Takács (Avdijaj ), Könyves <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Szatmári, Barna, Damásdi • Vezetőedző: Herczeg András
Puskás Akadémia: Danilovics — Osváth (Latifi ), Szolnoki , Hegedűs J., Poór, Balogh B. — Urblík, Varga J., Mioč (Vega ) — Radó (Kiss T. ), Arabuli <div>• Fel nem használt cserék: Hegedüs L. (kapus), Trajkovski, Heris, Zsidai • Vezetőedző: Benczés Miklós

A hazaiak kezdték aktívabban a mérkőzést, és az első félórában Takács Tamás akár két gólt is szerezhetett volna. Ami nem sikerült neki, összejött a Debrecen másik csatárának: a 32. percben Tőzsér felívelt szabadrúgása után Pávkovics csúsztatott, majd Kinyik az alapvonal közelében átvette és visszapasszolta a labdát Könyves Norbertnek, aki másfél méterről az üres kapuba gurított; (1–0).  A Puskás Akadémia is bátran vállalta a támadójátékot, ám a vendégek az első félidőben nem jutottak el helyzetig. A második játékrész elején egyenlített a Puskás: az 51. percben kiegyenlítettek a vendégek: Mioč gyorsan elvégzett szabadrúgása után a 17 éves Kiss Tamás ugrott ki ziccerben, majd 20 méterről, jobb lábbal átemelte a hazaiak kapusa, Nagy Sándor fölött a labdát, ami így az üres kapu közepébe hullott; (1–1). A folytatásban mindkét csapat több veszélyes akciót vezetett. A 71. percben ismét a Loki vezetett:  Tőzsér jobb oldali szöglete után a röviden érkező és alig egy perccel korábban beállt Albion Avdijaj hat méterről a léc alá fejelte a labdát; (2–1). Az utolsó negyedórában a vendégek ugyan többet birtokolták a labdát, de komoly gólhelyzetet ekkor már nem tudtak kialakítani, így a Debrecen megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC a legutóbbi négy fordulóban minden csapatnál több pontot szerzett, tízet.
 Herczeg András csapata hazai pályán az elmúlt egy évben először nyert meg sorozatban három bajnoki mérkőzést.
 Könyves Norbert április 14. óta először szerzett gólt az OTP Bank Ligában. Tavaly szeptember 23-án is gólt lőtt Debrecenben a Puskás Akadémiának.
 A Grasshopperstől érkezett, albán nemzetiségű Albion Avdijaj az első gólját érte el a magyar élvonalban.
 A Puskás Akadémia vendégként a legutóbbi öt meccsén nem szerzett pontot.
 Az U19-es válogatott Kiss Tamás a második gólját szerezte a bajnoki idényben.
 A Loki másodszor győzte le a Puskás Akadémiát az idényben, a két csapat júliusi meccsét 1–0-ra nyerte a Pancho Arénában.

Kuttor Attila együttese legutóbb kikapott Pakson, de továbbra is a középmezőnyhöz tartozik, mindössze három ponttal gyűjtött kevesebbet, mint a harmadik helyen álló MTK, s csak kettővel, mint a Debrecen. Pályaválasztóként a legutóbbi három bajnokiját megnyerte, igaz, az aktuális tabella kilencedik, tizenegyedik és tizenkettedik helyezettje ellen. A DVSC teljesítménye sokat javult az elmúlt hetekben, egy kisebb hullámvölgy után a legutóbbi négy fordulóban szerzett tíz pont az élmezőny közelébe emelte a Lokit. Idegenben ugyanakkor az első forduló óta nyeretlen. Az idei szezon első körében 1–1-s döntetlen eredmény született a Nagyerdei stadionban. A debreceniek egyenlítő találatát Kinyik Ákos szerezte. A két csapat örökmérlege teljesen kiegyenlített, hiszen az eddigi 9 NB I-es találkozón 3–3 alkalommal győzedelmeskedett a két csapat a 3 döntetlen mellett. A gólarány egy gólos Loki előnyt mutat, 11–10 a hajdúságiak javára.

Debrecen: Nagy S. — Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi — Haris, Tőzsér  — Varga K. (Jovanovics ), Bódi — Szécsi (Takács ), Könyves (Avdijaj ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Szatmári, Barna, Csősz • Vezetőedző: Herczeg András
Mezőkövesd: Szappanos — Farkas, Pillár, Szalai, Vadnai — Molnár G., Szeles , Mevoungou, Cseri (Hudák ) — Koszta (Drazsics ), Vajda (Silye ) <div>• Fel nem használt cserék: Dombó (kapus), Tóth B., Szakály D., Katanec • Vezetőedző: Kuttor Attila

Könyves szemfülességének köszönhetően gyorsan vezetést szerzett a Debrecen: a 4. percben egy gyorsan elvégzett szögletet követően a 16-os bal csücskéből adta be Bódi a labdát és Könyves Norbert közvetlen közelről talált be a ledermedt kövesdi védők között; (0–1). Nem sokkal később a Mezőkövesd szabadrúgásból egyenlített: a 18. percben Koszta Márk ballal megfontoltan lőtte a szabadrúgást a jobb sarokba, a kapus későn reagált; (1–1). Ezután felváltva forgott veszélyben a két kapu, de rendre kimaradtak a helyzetek. A szünet után is izgalmas maradt a mérkőzés, a hazaiak voltak kezdeményezőbbek, ennek eredményeként ismét vezetéshez jutottak a góllövőlistán jelenleg éllovas Molnár révén: a 72. percben pedig már vezettek a hazaiak: Vajda Cseri beívelt labdáját átvette a jobb szélen, majd felismerte a középen érkező Molnár Gábort, aki a passzt követően nem teketóriázott, hanem belőtte a gólt; (2–1). A hajrában aztán a nem sokkal korábban beállt debreceni támadó pontot mentett a hajdúságiaknak: a 86. percben hosszú indítás után Kinyik fejjel továbbította a labdát Takács Tamásnak, aki nem hibázott középen. A Loki frissen beállt játékosának ez a hatodik gólja a bajnokságban; (2–2). A DVSC immáron öt mérkőzés óta veretlen a bajnokságban.

Az egy pont megszerzéséhez végül Takács gólja kellett, a támadó a 67. percben állt be csereként, és a 86. percben talált a kapuba. A gólpasszt a szintén csereként beálló Avdijajtól kapta. Úgy tűnik, Herczeg András, a csapat vezetőedzője igazi „cserekirály”, hiszen immár sokadik alkalommal mentett pontot, vagy szerzett győztes gólt cserejátékosa. Az első fordulóban Ezequiel Calvente a 60. percben állt be, és 18 perccel később megszerezte a győztes gólt. Az 5. fordulóban már 3–1-re vezetett az MTK Debrecenben, amikor jött Takács és csereként beállva szépített, hogy a hajrában megszerezzék a döntetlent jelentő gólt is. A 9. fordulóban a szünetben még a Kisvárda vezetett Debrecenben, de jött Takács, aki a félidőben beállva, a duplájával jelentős szerepet vállalt a győzelemből. Az elmúlt fordulóban Albiont a 69. percben, 1-1-es állásnál küldte be Herczeg András, és a koszovói játékos két perccel később győztes gólt szerzett. Összességében az eddig megszerzett 21 pontból 12-t a cseréknek, illetve Herczeg András döntéseinek köszönhet a Debrecen.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A két csapat mindkét eddig ebben az idényben játszott egymás elleni bajnoki mérkőzése döntetlenre végződött.
 A Mezőkövesd három megnyert hazai bajnoki után játszott most döntetlent, a négy meccsen összesen tíz gólig jutott.
 Kuttor Attila együttese április vége óta csupán másodszor kapott két gólt pályaválasztóként, szeptember közepén 4-2-re verte a Diósgyőrt.
 Koszta Márk a második gólját lőtte a bajnoki idényben, a Haladás ellen tizenegyesből talált a kapuba, ezúttal pedig szabadrúgásból.
 Molnár Gábor a legutóbbi öt fordulóban hat gólt ért el, ez rekord a klub élvonalbeli történetében. Visszaigazolása előtt lőtt egy gólt a Puskás Akadémia tagjaként is, hét góljával a góllövőlista élére ugrott.
 A DVSC szeptember 15. óta veretlen a bajnokságban, ezt egyetlen más csapat sem mondhatja el magáról.
 Könyves Norbert a második, Takács Tamás a hatodik gólját érte el a bajnoki idényben. Utóbbinál csak Molnár Gábor szerzett több gólt eddig az őszi idényben.
 Bódi Ádám 200. NB I-es mérkőzését játszotta. A DVSC saját nevelésű futballistája 2010. május 4-én, a Vasas ellen debütált az élvonalban, de számára a 2010–2011-es idény jelentette az igazi áttörést, hiszen hivatalosan is az első keret tagja lett, és rendszeresen szerepelt a kezdőcsapatban. 189 pályára lépése volt debreceni és 11 székesfehérvári színekben, ez utóbbi a 2016–2017-es szezonban. Bódinak, ha ilyen ütemben halad, akár 400 meccse is lehet az elsőosztályban, mivel a komolyabb sérülések eddig elkerülték.

A Diósgyőr a legutóbbi hat fordulóban nem szerzett pontot, elromlott a hazai mérlege is, az új stadionjában először kapott ki három egymást követő mérkőzésen. „Mentségére” szóljon, hogy legutóbbi ellenfelei a Vidi, az Újpest és a Ferencváros voltak. Most sem vár rá sokkal könnyebb ellenfél: a DVSC. A Loki szeptember 15. óta nem szenvedett bajnoki vereséget, ezzel most övé a leghosszabb aktuális veretlenségi sorozat az OTP Bank Ligában. A legutóbbi öt fordulóban 11 pontot gyűjtött. Vendégként azonban az első forduló óta nyeretlen. Az idei szezon első körében a DVSC győzött hazai pályán 2–0-ra, Tőzsér Dániel és Szécsi Márk góljaival. A keleti rangadót mindig nagy érdeklődés övezi, függetlenül attól, hányadik helyen áll a két csapat, amelynek örökmérlege a Loki felé billen, hiszen az eddigi 53 NB I-es találkozón 35 alkalommal a debreceniek győztek és 10 döntetlen mellett mindössze 8-szor szenvedett vereséget a DVSC. A gólarány 112–45 a Loki javára. A Diósgyőrhöz nyáron érkezett a szlovák Martin Juhar, a horvát Tomislav Mazalović, a szerb Branko Mihajlovics, Márkvárt Dávid, Polgár Kristóf, Tajti Mátyás és Vernes Richárd, illetve kölcsönbe leigazolták a Viditől Szabó Bencét. Távozott Busai Attila, Diego Vela, Fülöp István, Nikólaosz Jóannidisz, Mahalek Marcell, Szarka Ákos, Tucsa Róbert és Ugrai Roland. A borsodi csapat a kiesés ellen menekül. Jelenleg az utolsó előtti helyen áll hat ponttal. Az eddigi 13 bajnokiból egyet tudott megnyerni, háromszor döntetlent játszott és kilencszer kikapott.

Ez lesz a 26. DVTK–DVSC mérkőzés, az első találkozóra az élvonalban 1944. április 23-án került sor, mely 0–0-s döntetlen eredménnyel ért véget. A '60-as években két debreceni siker után másfél évtizeden keresztül nem találkozott a két csapat az élvonalban. A '80-as években viszont öt meccsből négyet a DVTK nyert. A 2000-es évek elején egymás után három mérkőzésen nem sikerült a debreceniek kapujába találniuk a miskolciaknak, viszont az azt követő mérkőzésen háromszor is. 2006. április első napján 6000 néző gyűlt össze a DVTK stadionjában, amikor a Debrecen, a bajnoki címvédő érkezett vendégségbe. A DVTK kétgólos hátrányból felállva, végül 3–3-as döntetlent harcolt ki. Ezt a pontszerzést három vereség követte Diósgyőrben, de a 2009–2010-es bajnokságban hatalmas meglepetésre legyőzték a hajdúságiakat. 2009. július 25-én Aczél Zoltán egy alaposan megfiatalított gárdával vette fel a harcot a bajnoki címvédővel szemben és Lippai Ákos 93. percben értékesített büntetőjével szerezte meg a három pontot. A történelem megismételte önmagát, amikor egy újabb emlékezetes mérkőzésen újfent kétgólos hátrányból mentett pontot egy hatgólos meccsen a DVTK. Érdekesség, hogy a Diósgyőr mindhárom gólját spanyol játékos szerezte, köztük Fernando Fernandez, aki jelenleg a csapat vezetőedzője. 2014 tavaszán, amikor Miskolcon találkozott a két csapat, a DVTK egy teljes félidőt létszámhátrányban játszva szerzett pontot Futács Márkó találatával. A 2014–2015-ös bajnokságban a két csapat találkozóján 1–1-es döntetlen született. Legutóbb Mezőkövesden fogadta a DVTK a DVSC-t. Az első félidőben Ugrai Roland előbb gólt lőtt, majd gólpasszt adott Dejan Karannak. A lefújás után emberelőnybe került a DVTK, mert Aleksandar Jovanović megütötte a DVTK 10-esét. A folytatásban Busai Attila góljával tovább növelte előnyét a Diósgyőr, a vendégek pedig büntetőből zárkóztak. Végül Eperjesi lerántásáért még Ferenczi is piros lapot kapott, de újabb gól már nem esett. A legutóbbi "hazai" mérkőzésen egy hosszú szériát szakított meg a DVTK a DVSC legyőzésével.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Barna — Tőzsér , Haris — Varga K. (Avdijaj ), Bódi, Takács (Jovanovics ) — Könyves (Szécsi )<div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Szatmári, Ferenczi, Csősz • Vezetőedző: Herczeg András
Diósgyőr: Antal — Brkovics, Karan, Tamás M. — Sesztakov, Szabó B., Márkvárt, Tajti (Mazalović ), Juhar — Hasani (Mihajlovics ), Bacsa (Vernes ) <div>• Fel nem használt cserék: Radoš (kapus), Tóth Borisz, Polgár, Eperjesi • Vezetőedző: Fernando Fernandez

A Debrecen irányította a játékot, de nem tudta feltörni a hazaiak védelmét, így többnyire csak távoli lövésekkel veszélyeztetett, azokat azonban Antal rendre biztosan védte. A miskolciak aztán egy egyéni villanásnak köszönhetően váratlanul megszerezték a vezetést: a 38. percben Florent Hasani kapta a labdát Márkvárttól, majd 19 méterről, ballal álomszerűen csavart a jobb fölső sarokba. Még a léc is segített neki egy kicsit; (1–0). A szünetig hátralévő időben a vendégek beszorították a hazaiakat, de egyenlíteniük nem sikerült. A folytatásban sem változott a játék képe, a hajdúságiak meddő mezőnyfölényben futballoztak, viszont helyzetet nem tudtak kidolgozni a miskolciak kapuja előtt. Az idő múlásával kiegyenlítetté vált a küzdelem, a Debrecen mégis éppen ekkor vezette legveszélyesebb támadását, de a hazai védelem az utolsó pillanatban tisztázni tudott. A hajrára sem volt képes újítani a DVSC, sőt, a DVTK gyors ellentámadásokkal többször is végleg eldönthette volna a találkozót, de a kimaradt ziccerek ellenére végül minimális előnye is elégnek bizonyult ahhoz, hogy közel három hónap után ismét győzzön az NB I-ben. A miskolciak nyolc nyeretlen mérkőzés és sorozatban elszenvedett hat vereség után gyűjtötték be ismét a három pontot, míg a hajdúságiak öt veretlen bajnoki találkozó után kaptak ki.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Diósgyőr a győzelemmel megtörte hat mérkőzésből álló, nulla pontos szériáját.
 A DVTK augusztus 18. óta először nyert az OTP Bank Ligában, akkor ugyancsak hazai pályán győzött, mégpedig a Haladás ellen.
 Fernando Fernandezegyüttese szeptember elseje óta először maradt kapott gól nélkül.
 Az év elején szerződtetett Florent Hasani az első gólját szerezte a magyar élvonalban.
 A Debrecen öt bajnoki mérkőzés után szenvedett ismét vereséget.
 A Loki mindössze hat pontot gyűjtött eddig vendégként az idényben.
 Herczeg András együttese először maradt szerzett gól nélkül vidéki riválissal szemben a mostani szezonban.

Az idei szezon első körében az 1–1-s döntetlen eredmény született,  a debreceni találatot Varga Kevin szerezte. A két csapat örökmérlege teljesen kiegyenlített, hiszen az eddigi 75 NB I-es találkozón 30–30 alkalommal győzedelmeskedtek a csapatok a 15 döntetlen mellett. A gólarány 106–99 a Loki javára.

Debrecen: Nagy S. — Kusnyír, Szatmári, Pávkovics, Barna (Ferenczi ) — Varga K. (Jovanovics ), Haris, Tőzsér , Bódi — Szécsi (Takács ), Avdijaj <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Mészáros N., Csősz, Nagy K. • Vezetőedző: Herczeg András
Videoton: Kovácsik — Fiola, Juhász , Vinícius, Stopira — Nego, Pátkai, Nikolov (Berecz ), Hadzic — M. Scsepovics (Kovács I. ), Hodzic (Milanov ) <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Tamás K., Tóth B., Hangya • Vezetőedző: Marko Nikolics

Bátran, lendületesen kezdett a DVSC és az első negyedórában több veszélyes helyzetet is kialakított, így akár a vezetést is megszerezhette volna. A folytatásban aztán magára talált a címvédő Vidi, így kiegyenlített, jó iramú mérkőzést láthatott a közönség. Mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, a vezetést végül a Vidi szerezte meg a félidő hajrájában: a 40. percben Loïc Nego elhúzta a labdát okosan a hazaiak kivetődő kapusa mellett, majd jobbal az ötös jobb sarka elől félmagasan a kapu közepébe lőtt; (0–1). A második játékrészt is a debreceniek kezdték aktívabban, sokáig a vendégek alig-alig lépték át a felezővonalat, Kovácsiknak pedig többször is védenie kellett. A találkozó utolsó tizenöt percében aztán a Vidi néhány veszélyes kontratámadást vezetett, de nem tudta bebiztosítani sikerét, s ez majdnem megbosszulta magát, ugyanis a második félidőben szinte végig nagy elánnal és akarattal küzdő hazaiak az utolsó pillanatban közel voltak az egyenlítéshez, ám a védők tisztáztak, így a székesfehérvári együttes örülhetett.

Sikerével a MOL Vidi FC a második helyre lépett fel a tabellán, amelyen öt ponttal követi a Ferencvárost.

 A MOL Vidi a nagy kupamenetelés alatt először jött fel a tabellán a második helyre.
 Loïc Nego három bajnoki gólt lőtt az elmúlt egy hónapban. Ebben a periódusban a csapat nyolc gólt szerzett az OTP Bank Ligában, ebből hatot Nego és Pátkai Máté.
 A Vidi csupán egyetlen olyan bajnoki mérkőzésén veszített ősszel pontot, amely előtt nem játszott nemzetközi nemzetközi kupamérkőzést.
 Marko Nikolics együttese a legutóbbi hat idegenbeli bajnoki mérkőzéséből négyen nem kapott gólt.
 A Debreceni VSC először kapott ki hazai bajnokin az őszi idényben.
 A Vidi a legutóbbi kilenc, a DVSC elleni bajnoki meccséből csak egyet nem nyert meg. Azt augusztusban, a Malmö elleni idegenbeli 1-1 után játszotta.
 A DVSC egymást követő két bajnoki mérkőzésén nem szerzett gólt. Ilyenre a mostani szezonban még nem volt még példa.

Az újonc az idény elején idegenben remekelt, otthon botladozott, mostanra kicsit megfordult a trend, erre példa, hogy a legutóbbi két hazai mérkőzésén, az Újpest és a Puskás Akadémia ellen is győzni tudott. A DVSC a legutóbbi három fordulóban csupán egy pontot gyűjtött, elveszítette hazai veretlenségét. Vendégként legutóbb az első fordulóban, a Puskás Akadémia ellen tudott nyerni, azóta három döntetlen és három vereség a mérlege.

Debrecen: Nagy S. — Kusnyír (Kinyik ), Szatmári, Pávkovics, Ferenczi — Varga K., Haris, Csősz (Jovanovics ), Bódi  — Avdijaj (Takács ), Szécsi <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Könyves, Barna, Damásdi • Vezetőedző: Herczeg András
MTK: Kicsak — Baki (Kulcsár T. ), Pintér, Balogh B., Szelin — Vass Á.  — Gera D., Schäfer, Bognár (Vogyicska ), Farkas B. (Kanta ) — Lencse <div>• Fel nem használt cserék: Horváth L. (kapus), Gengeliczki, Katona, Ikenne-King • Vezetőedző: Feczkó Tamás

A mérkőzés elején az MTK ragadta magához a kezdeményezést, így a 10. percben kissé váratlanul szerezte meg a vezetést a Debrecen: egy kontratámadás végén Varga Kevin lőtt magabiztosan a kapuba; (0–1). A folytatásban mind a két oldalon akadtak lehetőségek, de a fővárosiaknál Artem Kicsak, míg a debrecenieknél Nagy Sándor több nagy védést is bemutatott. A fordulás után hiába játszott mezőnyfölényben a hazai együttes, erejéből leginkább távoli lövésekre futotta, ezek pedig csak elvétve találták el a vendégek kapuját. Egy óriási egyenlítési lehetősége így is akadt az MTK-nak, Jevhen Szelin azonban közelről a kapufát találta el a 69. percben. Tíz perccel később Varga lövése is a kapufáról pattant kifelé, így az eredmény nem változott, a Debrecen 1–0-ra nyert, és pontszámban beérte az MTK-t a bajnokságban. A hajdúsági csapat a győzelemmel megszakította hatmérkőzéses idegenbeli nyeretlenségi sorozatát, és 2010 májusa után ismét nyert az MTK pályaválasztása mellett.

A DVSC a legutóbbi hazai mérkőzésén, a MOL Vidi ellen elveszítette hosszú hazai veretlenségét, igaz, azóta javított, idegenben megverte az MTK-t. Herczeg András együttese három mérkőzésen át tartó nyeretlenségi sorozatát szakította meg a Hungária körúton a kék-fehérek legyőzésével. A DVSC kedden a Magyar Kupában a Vasast legyőzve jutott tovább. A Budapest Honvédnak könnyebb feladat jutott a kupasorozatban, 4–0-ra verte idegenben a Tiszaújvárost. Az OTP Bank Ligában kevésbé megy az utóbbi időben a kispestieknek, három mérkőzés óta nyeretlenek. A két csapat legutóbbi három egymás elleni mérkőzése összesen tizenegy gólt hozott, a mérkőzésenkénti minimum három volt. A Loki a legutóbbi két alkalommal nyert a Nagyerdőben a Honvéd ellen, előtte négyből ellenben egyszer sem. Supka Attila, a Honvéd edzője a DVSC-vel két bajnoki címet is nyert. A két csapat kora őszi mérkőzésén, az idei szezon első körében az 3–0-s Honvéd siker születt a fővárosban, a három találatból kettőt Danilo szerzett, valamint betalált még N’Gog is a debreceniek kapujába. A két csapat örökmérlege enyhe fővárosi fölényt mutat, hiszen a mindösszesen 91 NB I-es találkozón 38 honvéd és 31 debreceni siker született a 22 döntetlen mellett. A gólarány 139–106 a Honvéd javára.

Debrecen: Nagy S. — Kusnyír (Kinyik ), Szatmári, Pávkovics, Ferenczi — Varga K., Csősz, Haris, Bódi  (Jovanovics ) — Avdijaj (Takács ), Szécsi <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Könyves, Barna, Nagy K. • Vezetőedző: Herczeg András
Honvéd: Gróf — Batik, Kamber , Škvorc — Heffler, Nagy G. (Májer ), Hidi, Gazdag, Banó-Szabó — Holender, Tischler (N’Gog ) <div>• Fel nem használt cserék: Horváth A. (kapus), Holdampf, Kovács N., Bamba, Lovrić • Vezetőedző: Supka Attila

Két nagy hazai gólhelyzettel indult a mérkőzés, amelynek első félidejében mezőnyben is valamelyest fölényben játszott a DVSC. A vezető gólt a 44. percben szerezték meg a hazaiak Bódi Ádám révén, akinek nagyjából 23 méterről, a tizenhatos bal sarka elől ellőtt szabadrúgásába Gróf kapus csak belekapni tudott; (1–0). Az erős lövés nyomán a rövid felső sarokba tartott a labda, amelyre a Honvéd hálóőre talán késve indult el, ezért nem tudta kiütni. Fordulás után a fővárosiak változatlanul nem tudtak mit kezdeni a hajdúsági együttessel, amely előtt számos lehetőség adódott, és az addig ziccereket hibázó Szécsi 78. percben szerzett góljával végleg eldöntötték a mérkőzést: Ferenczi bal oldali szögletét Pávkovics kapura fejelte tíz méterről, Gróf és Banó-Szabó közösen mentette a félmagas lövést, fejjel és kézzel, de érkezett Szécsi Márk, aki ballal, középről, bő egy méterről a bal alsó sarokba lőtt, de még ezt is majdnem elpuskázta, mert beleért a lövésbe Gróf lába; (2–0). A Debrecen megérdemelten győzte le a fásult Honvédot, és tartotta otthon mindhárom pontot. A kispestiek megszakítás nélkül negyedik meccsükön maradtak nyeretlenek, s egymás után második vereségüket szenvedték el, míg a DVSC sorozatban második sikerét aratta.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC sorozatban harmadszor nyert a Nagyerdei stadionban a Budapest Honvéd ellen.
 Herczeg András együttese a legutóbbi öt hazai bajnoki meccséből négyet megnyert (csak a MOL Viditől kapott ki. Öt hazai mérkőzésen 12 pont, ilyenre tavaly október óta nem volt példa. (Sőt, akkor 13 pontot szerzett a csapat 450 játékperc alatt.)
 Bódi Ádám a harmadik bajnoki gólját szerezte az idényben, mindegyiket hazai pályán érte el.
 Szécsi Márk is a harmadik gólját lőtte, ezekből kettőt szerzett a Nagyerdőben, egyet a Ferencváros pályáján.
 A Budapest Honvéd sorozatban immár negyedik bajnoki találkozóján nem tudott győzni. Ilyen rossz sorozata nem volt 2017 szeptembere óta.
 Október 20. óta a Bp. Honvéd csak olyan bajnoki mérkőzéseket játszott, amelyeken vagy csak az egyik csapat szerzett gólt, vagy egyik sem.
 Supka Attila együttese a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésén összesen egy gólt ért el.

A szombathelyiek jelenleg az utolsó helyen állnak, bár hazai pályán képesek meglepetésre, hiszen nemrég az éllovas Ferencvárost győzték le 1–0-ra. A DVSC jó sorozaton van túl, hiszen zsinórban három mérkőzést nyert meg. A Magyar Kupában a Vasas otthonában nyert, míg a bajnokságban az MTK és a Honvéd felett diadalmaskodott. Az idei szezon első körében az 1–1-s döntetlen eredmény született Debrecenben, a hazaiak vezető találatát Takács Tamás szerezte, amelyre a vendégektől Priskin Tamás válaszolt góllal még az első félidő lefújását megelőzően. A két csapat örökmérlege enyhe debreceni fölényt mutat, hiszen a mindösszesen 66 NB I-es találkozón 26 debreceni és 19 szombathelyi siker született a 21 döntetlen mellett. A gólarány 78–68 a Loki javára.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Kinyik, Pávkovics (Jovanovics ), Szatmári, Ferenczi — Bódi , Haris, Kusnyír, Varga K. (Könyves ) — Szécsi (Takács ), Avdijaj <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Bényei, Barna, Nagy K. • Vezetőedző: Herczeg András
Haladás: Király — Habovda, Beneš, Tamás L., Bošnjak — K. Mészáros, Dausvili (Priskin ), Jagodics M. — Bamgboye, Gaál (Ofosu ), Németh Márió (Grumics ) <div>• Fel nem használt cserék: Gyurján (kapus), Rácz B., Kolčák, Halmosi • Vezetőedző: Horváth Ferenc

Már az első percben büntetőhöz jutott a Haladás, de Gaál nemcsak a tizenegyest hagyta ki, hanem a kipattanót is. Ezt követően a Debrecen magához ragadta a kezdeményezést, Avdijaj ziccert is hibázott, Bódi viszont szabadrúgásból gyönyörűen tekert a hazai kapuba, Király csak beleérni tudott a lövésbe. A játékrész végén a hazaiak akarata érvényesült, a vendég hálóőr azonban bravúrral akadályozta meg az egyenlítést, és a szünet előtt a hajdúságiak még ziccert is hibáztak. A második félidőben kissé lassabb tempóban folytatódott a játék, a Loki azonban így is növelni tudta előnyét. A Haladást kissé megtörte az újabb kapott gól, Királynak kellett védenie ahhoz, hogy ne nőjön tovább a különbség. Később már a vendégek sem erőltették a támadásokat, így kissé unalomba fulladt a találkozó. A hajrában még egy bravúrt bemutatott a debreceni hálóőr, majd a kiállítással végleg elszálltak a Haladás esélyei a pontszerzésre, a szervezettebben és hatékonyabban futballozó debreceniek megérdemelten örülhettek a lefújáskor.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Haladás kilenc pontot szerzett a 18 őszi fordulóban, hét pont a hátránya a tizenegyedik Kisvárdával szemben. Tavaly is kiesőhelyen állt, de akkor 17 pontja volt.
 A Debreceni VSC, amely a mezőnyből egyedüliként nyerte meg a legutóbbi három bajnokiját, 2017-ben ugyancsak a harmadik helyen állt. Érdekesség, hogy – ha más sorrendben is, de – ugyanaz az öt csapat állt az első öt helyen a tabellán tavaly a 18. forduló után, mint most.
 Bódi Ádám és Szécsi Márk szerezte a Loki két gólját, ez azért is érdekes, mert ugyanez a két játékos talált a kapuba egy héttel korábban, amikor a Honvéd ellen nyert 2–0-ra a csapat.
 A DVSC 2017 szeptembere óta először nyerte meg két egymást követő idegenbeli mérkőzését.
 A Haladás, amelyben Karol Mészáros piros lapot kapott a 89. percben, szeptember 30. óta mindössze két gólt tudott szerezni az élvonalban.
 Horváth Ferenc érkezése óta tíz mérkőzésen négy pontot szerzett a Haladás. Ha gólt szerzett, nem kapott, de ez csak kétszer fordult elő az OTP Bank Ligában.
 A Debreceni VSC 2011 novembere után győzött ismét a Haladás vendégeként.

A Loki végleg megszerezte éppen az Újpesttől Pávkovics Bencét, aki szeptember óta már játszik a csapatban. Némi huzavona után maradt a szlovák kapus, Tomáš Košický, akinek először nem adott új szerződést a klub, aztán mégis marasztalta. Két külföldi, az ősz első bajnoki gólját szerző spanyol Ezequiel Calvente és a román Ioan Filip mellett még Könyves Norbert távozott. Herczeg András együttese harmadik a bajnoki tabellán, két ponttal szerzett többet, mint az ötödik helyezett Újpest. A lila-fehérek szinte változatlan kerettel várják a folytatást, nincs érkező, a két távozó közül Cseke Benjámin (Paks) egy, Mohl Dávid (Haladás) három mérkőzésen lépett ősszel pályára, utóbbi ezeken összesen tizenöt percet játszott. Az idei szezon első körében az 1–0-s hazai siker született Újpesten, a hazaiak találatát Nagy Dániel szerezte még az első félidő derekán, amelyre a vendégektől nem érkezett válasz. A DVSC és az Újpest 98 alkalommal mérkőzött meg egymással az élvonalban, ebből 20 debreceni és 47 újpesti siker született a 31 döntetlen mellett. A gólarány 193–124 a lila-fehérek javára.

Debrecen: Košický — Pávkovics, Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Bódi, Tőzsér , Haris, Szécsi (Nagy K. ) — Takács (Kusnyír ), Damásdi (Avdijaj ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Bényei, Barna, Zsóri • Vezetőedző: Herczeg András
Újpest: Banai — Pauljevics, Litauszki , Risztevszki, Burekovics — Szankovics, Onovo — Nwobodo, Nagy D. (Zsótér ), Beridze (Simon ) — Novothny <div>• Fel nem használt cserék: Gundel-Takács (kapus), A. Diallo, Horj, Balázs B., Lukács • Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics
Az első félidőben mindkét oldalon adódtak gólhelyzetek a csapatok előtt, ennek ellenére 0—0-s állásnál vonultak szünetre a felek. Az Újpest elsősorban a baloldalon erőltette a támadásokat, és ott próbálta feltörni a hazaiak védelmét, a Debrecen ugyanakkor az egyik átlövési kísérletnél kapufáig jutott. Fordulás után annyiban változott a játék képe, hogy a második debreceni kapufát követően a vendégek átvették a kezdeményezést, valamivel többet birtokolták a labdát, és rendre veszélyeztettek is. A hazaiak az ellentámadásaikban bíztak, de a hajrára egy kiállítás nyomán emberhátrányba kerültek, így végül örülhettek annak, hogy egy pontot otthon tudtak tartani.

Egyik csapat sem kapott gólt a tavaszi nyitányon, de feltétlenül a Kisvárda volt elégedettebb. A DVSC hazai pályán döntetlent játszott az Újpesttel, az újonc ellenben 1-0-ra győzött a haladás pályáján. Egyébként éppen egy olyan játékos, Horváth Zoltán góljával, aki hajdanán a DVSC-Tevával nyert bajnoki címet. Dajka László csapata nemcsak, hogy jól kezdte a tavaszt, de jól zárta az őszt is, a legutóbbi négy fordulóban tíz pontot gyűjtött, ilyen jó mérlege ebben a periódusban csupán egy csapatnak van – éppen a Debrecennek! Az idei szezon első körében a 3–1-s debreceni siker született a Nagyerdei stadionban, a hazaiak három találatából kettőt Takács Tamás jegyzett és betalált a vendég újoncok kapujába Barna Szabolcs is. A két együttesnek ez lesz a második élvonalbeli összecsapása.

Debrecen: Košický — Kusnyír, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi — Varga K., Tőzsér , Bódi (Kuti ), Bényei (Avdijaj ) — Szécsi, Takács (Damásdi ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Barna, Mészáros N., Nagy K. • Vezetőedző: Herczeg András
Kisvárda: Felipe — Kravcsenko, Ene, Vári, Lukjancsuk — Lucas , Karaszjuk — Seco (Ilics ), Cukalász (Gosztonyi ), Grozav — Horváth Z. (Sassá ) <div>• Fel nem használt cserék: Mincă (kapus), Protics, Melnyik, Pico • Vezetőedző: Dajka László
Az első húsz percben a hazaiak birtokolták többet a labdát, a Debrecen elsősorban azzal törődött, hogy stabil legyen a védekezése. A folytatásban azonban a támadásszervezésben is aktívabbá vált a vendégcsapat, ezzel együtt továbbra sem volt kapura igazán veszélyes. Sokáig nem alakított ki komoly gólhelyzetet a Kisvárda sem, végül mégis kétgólos előnnyel zárta az első félidőt: előbb a DVSC védelmének és kapusának bizonytalanságát használta ki Cukalasz, majd Lukjancsuk bombázott távolról a léc alá. A szünet után szűk tíz perccel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, amikor pontosan vitt végig egy ellentámadást a Kisvárda. A Debrecen az előző négy fordulóban nem kapott gólt, ezúttal viszont a mérkőzés közepén többször is bizonytalankodott. A támadójátéka ugyanakkor a folytatásra sem változott érdemben, így nem volt esélye arra, hogy felzárkózzon.

 A Kisvárda élvonalbeli története második háromgólos győzelmét aratta, először győzött három góllal, kapott gól nélkül. A másik fölényes siker a Haladás elleni 4–1 volt.
 A legutóbbi öt fordulót tekintve Dajka László csapata a „mezőny legjobbja”, 13 megszerzett ponttal.
 A görög Sztávrosz Cukalász a második magyarországi bajnokiján megszerezte első gólját. Az ukrán Pavlo Lukjancsuk az ötödik meccsén talált először a kapuba.
 Horváth Zoltán, a Kisvárda eddigi rövid élvonalbeli történetének gólrekordere, már hat gólnál jár. Ezúttal annak a csapatnak a kapuját vette be, amellyel magyar bajnoki címet nyert.
 Mindössze két játékos szerzett gólt mindkét eddigi tavaszi fordulóban: Horváth Zoltán és Radó András, a Puskás Akadémia támadója.
 A Debrecen általában nem kezdi jól a szezonokat az utóbbi időben (a legutóbbi ősz ez alól kivételt jelentett), most két mérkőzés után még szerzett gól nélkül áll.
 Augusztus 25. óta először kapott bajnoki mérkőzésen három gólt Herczeg András csapata.

Herczeg András együttese még nem szerzett gólt a tavaszi idényben, az Újpest elleni hazai döntetlen után háromgólos vereséget szenvedett Kisvárdán. A 2018–2019-es idényben eddig csupán egyszer, a MOL Viditől kapott ki pályaválasztóként. ugyanakkor a legutóbbi három hazai bajnoki meccséből kettőn nem szerzett gólt. A Ferencváros Böde Dániel a hajrában elért góljával 1–0-ra legyőzte a tavaszi első bajnokiján a Honvédot, majd döntetlent játszott Újpesten, a derbin. A második helyezett Vidivel szemben kilencpontos előnyben lévő gárda a legutóbbi négy idegenbeli mérkőzésén csak négy pontot gyűjtött. A két csapat legutóbbi hat egymás ellen mérkőzéséből öt döntetlent hozott. A DVSC 2013. augusztus 25. óta mindössze egyszer, 2016-ben tudott győzni a Ferencváros ellen. A zöld-fehérek legutóbb 2015. augusztus 22-én nyertek a Loki ellen Debrecenben. Az idei szezon első körében a 2–2-s döntetlen eredmény született a Groupama Arénában, a hazaiaknál Lanzafame duplázott, míg a debreceni találatokat Takács Tamás és Szécsi Márk szerezte. A Fradi és a Loki 91 alkalommal csapott össze már az élvonalban, a mérleg fővárosi fölényt mutat, 40 fővárosi győzelem és mindössze 26 debreceni siker született a 25 döntetlen mellett. A gólarány 142–100 a ferencvárosiak javára.

Debrecen: Nagy S. — Kusnyír (Kinyik ), Szatmári, Pávkovics, Ferenczi — Varga K., Haris, Tőzsér , Bódi — Szécsi (Zsóri ), Avdijaj (Takács ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Kuti, Barna, Damásdi • Vezetőedző: Herczeg András
Ferencváros: Dibusz — Lovrencsics G. , Frimpong (Botka ), Dvali, Heister — Sigér (Leandro ), Haratyin — Szinyevics, Gorriarán, Petrjak — Lanzafame (Nguen ) <div>• Fel nem használt cserék: Holczer (kapus), Csonka, Barbosa, Varga R. • Vezetőedző: Szergej Rebrov

 A szezon legnagyobb létszámú debreceni közönsége előtt a DVSC a 18 éves újonc, Zsóri Dániel a 93. percben elért ollózásos góljával nyerte meg a rangadót.
 A DVSC 2013. augusztus 25. óta mindössze másodszor tudott győzni a Ferencváros ellen. A zöld-fehérek 2015. augusztus 22. óta nyeretlenek a a Loki ellen Debrecenben.
 Herczeg András együttese, amely visszafoglalta e fordulóban a harmadik helyet a tabellán, szeptember elseje óta, ha szerez gólt pályaválasztóként, meg is nyeri a mérkőzést.
 Tőzsér Dániel egyike annak a négy játékosnak (a másik három: Torghelle, Vernes, Prosser) aki e fordulóban korábbi klubja hálójába talált be. A Loki csapatkapitánya szezonbeli második bajnoki gólját, s egyben a piros-fehérek első tavaszi bajnoki találatát lőtte a Bódi Ádám által kiharcolt büntetőből.
 A grúz Lasa Dvali az első gólját érte el az OTP Bank Ligában.
 A Ferencváros a legutóbbi négy fordulóban nyolc, a legutóbbi öt idegenbeli mérkőzésén tizenegy pontot veszített.
 Szergej Rebrov csapata a legutóbbi négy bajnoki meccséből (ebből három volt tavaszi) egyen sem tudott egynél több gólt szerezni.

A zöld-fehérek tavasszal még nem kaptak ki, az első meccsüket megnyerték, majd kétszer döntetlent játszottak a bajnokságban, illetve szerdán nyertek a Magyar Kupában a Pancho Arénában. Az OTP Bank Ligában, pályaválasztóként, a legutóbbi öt mérkőzésükön nyeretlenek maradtak. A Debrecen emlékezetes mérkőzésen, nagyon látványos góllal verte meg egy héttel ezelőtt a Ferencvárost, majd ugyancsak egy kései góllal győzött a Magyar Kupában, Ajkán. A bajnokságban vendégként legutóbb simán kikapott Kisvárdán, de az őszi idény végén győzött az MTK és a Haladás ellen is. Legutóbb, 2018 áprilisában, öt gólt szerezve nyert Pakson.

Debrecen: Nagy S. — Kusnyír, Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Tőzsér  (Zsóri ), Haris — Varga K., Bódi (Damásdi ), Szécsi — Avdijaj (Takács ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Kuti, Barna, Mészáros N. • Vezetőedző: Herczeg András
Paks: Nagy G. — Kővári, Gévay , Fejes, Szabó J. (Lenzsér ) — Windecker — Hahn, Zsidai (Egerszegi ), Kecskés, Bartha (Könyves ) — Simon A. <div>• Fel nem használt cserék: Rácz G. (kapus), Bobál, Remili, Kesztyűs • Vezetőedző: Csertői Aurél

Az első félidőben kezdeményezőbbnek és valamivel veszélyesebbnek is tűnt a hazai csapat, amely többet birtokolta a labdát, de mezőnyfölénye ellenére igazán nagy gólhelyzetet nem sikerült kidolgoznia. Fordulás után mintha kicserélték volna a Debrecent: a vendégek előbb a kapufát találták el, öt perccel később pedig a vezető gólt is megszerezték. A paksiakat némiképp "felpaprikázta" az ellenfél találata, és előbb a debreceni kapus hathatós közreműködésével kiegyenlítettek, néhány perccel később pedig egy büntetőt értékesítve megfordították az állást. A lefújásig a hazaiak megőrizték az eredményt, a játékvezetőnek azonban bőven akadt dolga az utolsó 20 percben, a meccs kilenc sárga lapjából ugyanis hatot ebben az időszakban osztott ki.

 Három csapat veretlen még a tavaszi idényben, ezek közül az egyik a Paks. A másik kettő az Újpest és a Kisvárda.
 Csertői Aurél együttese az OTP Bank Ligában pályaválasztóként öt mérkőzésből álló nyeretlenségi széria végére tett pontot.
 A Paks másodszor nyert úgy a bajnoki idényben, hogy öngól segítette, Hahn János pedig szerzett gólt. Első alkalommal, a Puskás Akadémia ellen kettőt is.
 Hahnnak ez volt a hetedik gólja a bajnoki szezonban.
 A Paks több mint négy év után nyert ismét pályaválasztóként a Loki ellen. 2014. szeptember 27-én ugyancsak 2–1-re győzött, úgy, hogy akkor is a vendégek szereztek vezetést.
 A DVSC mindkét eddigi tavaszi idegenbeli mérkőzését elveszítette. Egyébként tavaly május óta csak egyszer fordult elő, hogy ha elveszített egy bajnoki meccset idegenben, a következő vendégként játszotton pontot tudott szerezni.
 Varga Kevin a harmadik gólját szerezte az idényben. Eddigi élvonalbeli találatai fele a 2018–2019-es idényben született. A másik fele az előzőben, így a mostani gól egyben egyéni csúcsbeállítást jelent.

Harmadik kör 

Ezzel a párosítással kezdődött júliusban az idény, a vendégek akkor Calvente góljával 1–0-ra nyertek. Most az ötödik helyen állnak a táblázaton, két ponttal lemaradva a harmadik Újpest mögött. A Loki a tavalyihoz hasonlóan nem kezdte jól a tavaszi idényt, négy mérkőzésen négy pontot gyűjtött, igaz, a listavezető Ferencvárost legyőzte. Vendégként Kisvárdán és Pakson is kikapott. A Puskás Akadémia eddigi tavaszi mérlege – a Magyar Kupa-nyolcaddöntőt is beszámítva – különös: két nagyszerű idegenbeli győzelem között gyengélkedés. A MOL Vidi és a Paks ellen is idegenben három gólt szerezve győzött a csapat, közben az ősz második felében sok pontot hozó hazai mérkőzéseken bukdácsolt. Pályaválasztóként az Újpesttől a bajnokságban, a Pakstól a kupában kikapott. A Puskás Akadémia a mérkőzés előtt a 9. helyen állt a tabellán, 24 ponttal. Az idei első mérkőzésen meglepetésre 3–0-ra legyőzték a Videotont, utána azonban három vereséget (a Honvéd, az Újpest és a Ferencváros ellen) szenvedtek. A hazaiak keretében túl nagy változás nem volt télen, érkezett a bolgár Kamen Hadzsiev, a szlovákiai Krizan Richárd, Szabó Patrik és a Videotontól kölcsönbe leigazolták a Debrecenben nevelkedett Sós Bencét. Távozott Ulysse Diallo és Zsidai László, illetve kölcsönadták a Győrnek Madarász Márkot, míg a DVTK-nak Prosser Dánielt. A DVSC és a Puskás Akadémia 13. alkalommal mérkőzik meg egymással az NB I-ben, a Loki még soha nem szenvedett vereséget a felcsútiaktól, a mérleg 8 győzelem és 4 döntetlen, a gólarány 19–7 a debreceniek javára. Az idei szezonban már kétszer találkozott a két csapat, az első fordulóban 1–0-ra nyert a Debrecen Felcsúton, a 12. fordulóban pedig 2–1-es sikernek örülhettek a hajdúságiak a Nagyerdei stadionban.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Kusnyír, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi — Varga K., Tőzsér , Haris, Damásdi — Takács, Avdijaj (Zsóri ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Kinyik, Kuti, Barna, Csősz, Jovanovics • Vezetőedző: Herczeg András
Puskás Akadémia: Hegedűs L. — Heris, Poór, Hadzsiev, Nagy Zs. — Mioc, Balogh B. (Szakály P. ), Sós (Krizan ) — Knežević, Kiss T., Latifi (Radó ) <div>• Fel nem használt cserék: Danilovics (kapus), Trajkovski, Vega, Varga J. • Vezetőedző: Radoki János

 A Puskás Akadémia történetében először nyert bajnoki mérkőzést a DVSC ellen.
 A felcsútiak nagyszerű hetet zártak, kedden továbbjutottak a Magyar Kupában a Paks legyőzésével, szombaton pedig – a nyitó tavaszi forduló óta először – bajnoki mérkőzésen is győztek.
 A Puskás Akadémia a legutóbbi kilenc hazai mérkőzéséből hetet megnyert, s csak az Újpesttől kapott ki.
 Josip Knežević, aki most holtversenyben a góllövőlista harmadik helyén áll, idénybeli kilencedik, magyarországi pályafutása huszadik bajnoki gólját érte el. Az OTP Bank Ligában ötödször „duplázott”.
 A Debreceni VSC sorozatban a harmadik idegenbeli bajnoki mérkőzését veszítette el.
 Az eddigi öt tavaszi fordulóból háromszor gól nélkül maradt a Loki.
 Herczeg András csapata mindössze három bajnoki gólt szerzett eddig a tavaszi idényben, kevesebbet, mint bármelyik másik csapat az OTP Bank Liga mezőnyében.

A Loki emlékezetes győzelmet aratott a Ferencváros ellen a legutóbbi hazai mérkőzésén, de azóta kétszer is kikapott a bajnokságban, egyike annak a két csapatnak (a másik a Diósgyőr), amely pont nélkül maradt a legutóbbi két fordulóban. Pályaválasztóként a DVSC szeptember 1. óta minden olyan csapatot legyőzött, amely most mögötte áll a táblázaton. A mindössze két ponttal és egy hellyel mögötte álló Mezőkövesdet négy napon belül kétszer is fogadja pályaválasztóként, előbb az OTP Bank Ligában, majd kedden a Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén. A két csapat legutóbbi két bajnokija döntetlenre végződött. Bármilyen meglepő, a DVSC 2013. augusztusa óta nem tud nyerni pályaválasztóként a Mezőkövesd ellen. Kuttor Attila csapata a legutóbbi három bajnoki mérkőzésén hét pontot szerzett. Vendégként tavaly október óta csak Szombathelyen nyert, de ott a bajnokságban és a kupában is sikere volt. A vendégek nincsenek rossz passzban, hiszen az MTK-tól ugyan 3-2-re kikaptak, azóta viszont veretlenek. Döntetlent játszottak a Kisvárdával, legyőzték a Paksot és a Haladást. A téli szünetben jelentős erősítésekbe fogtak, ugyanis leigazolták Bertus Lajost (Paks), Dragóner Filipet és Pekár Lászlót (Nyíregyháza), Amadou Moutarit (Ferencváros), valamint Eperjesi Gábort (Diósgyőr), és mindössze a brazil André Alves dos Santos távozott tőlük. Ebben a szezonban kétszer már megmérkőzött egymással a két csapat; a 2. fordulóban 1–1-es döntetlent játszott a Nagyerdei stadionban aktuális ellenfelével a Loki, míg Mezőkövesden 2–2 lett az eredmény.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Kinyik, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi — Jovanovics, Haris, Tőzsér , Varga K. (Damásdi ), Szécsi (Csősz ) — Takács (Zsóri ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Bódi, Kusnyír, Avdijaj • Vezetőedző: Herczeg András  
Mezőkövesd: Szappanos — Vadnai, Pillár, Szeles, Silye — Meszhi — Molnár G., Bertus (Vajda ), Cseri (Moutari ), Katanec — Koszta M. <div>• Fel nem használt cserék: Dombó (kapus), Tóth B., Hudák, Szalai, Dragóner • Vezetőedző: Kuttor Attila

A 37. percben megszerezte a vezetést a DVSC: szöglet után Pávkovics Bence nem tudott beleérni a labdába, de az érkező labda jó volt a 16-os vonalánál, középen helyezkedő Kinyik Ákosnak, aki jobbal a hálóba talált; (1–0).

 Ötvenedik élvonalbeli mérkőzésén lépett pályára Haris Attila és Varga Kevin is.
 Pályaválasztóként a DVSC szeptember 1. óta minden olyan csapatot legyőzött, amely most mögötte áll a táblázaton, s játszottak már.
 A Loki és a Mezőkövesd a héten újra találkozik a Nagyerdőben, ezúttal majd Magyar Kupa-mérkőzésen.
 A 2018–2019-es idényben először győzött valamelyik csapat a DVSC és a Mezőkövesd párharcában.
 A DVSC 2013 augusztusa óta először győzött pályaválasztóként a Mezőkövesd ellen. 
 Kinyik Ákos mindkét eddigi élvonalbeli gólját a mostani bajnokságban, Debrecenben, a Mezőkövesd ellen érte el, az adott mérkőzésen csapata egyetlen gólszerzőjeként.
 A Mezőkövesd vendégként először szenvedett vereséget tavasszal.
 Kuttor Attila együttese először maradt szerzett gól nélkül a tavaszi bajnoki idényben.

A Diósgyőr a mérkőzés előtt a 10. helyen állt, 7 győzelem, 6 döntetlen és 11 vereség volt a mérlege. Az évet remekül kezdték, hiszen az első fordulóban ikszeltek a Mezőkövesddel, majd nagy meglepetésre legyőzték a Videoton és a Honvédot. Utána viszont belefutottak két nagy vereségbe (ötöt kaptak az Újpesttől és hetet a Ferencvárostól), ám legutóbb 1–0-ra nyertek a Puskás Akadémia ellen. Télen nem volt nagy mozgás a DVTK-nál; érkezett két kameruni játékos Ismaila Ousman és Yannick Ndzoumou személyében, illetve kölcsönvették Prosser Dánielt a Puskás Akadémiától. Távozott Eperjesi Gábor, Lipták Zoltán és Nagy Tibor. A hazaiaknál nem léphet pályára Bereczki és Tabakovics, mindkettő térdműtét után, valamint Csősz, combizomszakadás miatt. A vendégeknél maródi Makrai (műtét után), Tóth Barnabás (combizomhúzódás), Ivánka (bokaszalag-húzódás) és Forgács Dávid (vádlihúzódás) miatt, illetve Tamás Márk piros lapja után kapott eltiltása miatt kell kihagyja ezt a mérkőzést.  A Diósgyőrnek egy élvonalbeli győzelme van a Debrecen vendégeként. A DVSC és a DVTK 55. alkalommal csap össze az élvonalban. A DVSC ebben a szezonban az eddigi 12 hazai összecsapásából 7-et megnyert a 4 döntetlen mellett és csak egyszer kapott ki a 15. fordulóban a MOL Viditől. A két együttes összes élvonalbeli találkozójából a debreceniek 35 alkalommal diadalmaskodtak, 10 döntetlen mellett 9-szer pedig a borsodiak hagyták el győztesen a pályát. Az idei szezonban a harmadik fordulóban 2–0-ra a hajdúságiak nyertek hazai pályán, míg a 14. fordulóban Diósgyőrben 1–0-ra a borsodiak győztek.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Kinyik, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi — Bódi (Varga K. ), Jovanovics, Tőzsér , Haris — Szécsi (Csősz ), Zsóri (Takács ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Barna, Damásdi, Kusnyír • Vezetőedző: Herczeg András
Diósgyőri VTK: Antal  — Sesztakov, Brkovics, Karan, Polgár — Hasani, Márkvárt, Szabó B. (Mihajlovics ), Juhar (Bárdos ) — Prosser, Vernes (Tajti ) <div>• Fel nem használt cserék: Bukrán (kapus), Tóth Borisz, Mazalović, Ndzoumou • Vezetőedző: Fernando Fernandez

Az első percekben a vendég diósgyőriek kezdeményeztek, majd magára talált a Debrecen, amely a vezetést is hamar megszerezte: a 18. percben Haris indította Ferenczit a bal szélen, lapos beadását Szécsi Márk az ötös jobb sarka elől ballal a bal alsóba helyezte; (1–0). A folytatásban a hazaiak átadták a területet a DVTK-nak, a kiesés elől menekülő együttes azonban hiába birtokolta többet a labdát, a 16-os előtt többnyire elfogyott a tudomány. A második félidőben nem sokat változott a játék képe, a Debrecen magabiztosan őrizte egygólos előnyét, a Diósgyőr játékából pedig továbbra is hiányzott az ötlet, az elképzelés, így komolyabb lehetőség nem adódott a vendégek előtt. Megérdemelt győzelmével a Debrecen megőrizte a dobogó harmadik fokát az Újpest és a Budapest Honvéd előtt.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 Zsóri Dániel először volt kezdő játékos bajnoki találkozón.
 A DVSC a legutóbbi öt hazai bajnoki meccsén nem kapott ki egyszer sem és mindössze egy gólt kapott, a 21. fordulóban, a Ferencvárostól (2–1).
 Herczeg András csapata a legutóbbi öt hazai bajnoki mérkőzésén tizenhárom pontot gyűjtött; a négy győzelem mellett egyszer született döntetlen eredmény.
 Szécsi Márk az ötödik bajnoki gólját szerezte a bajnoki idényben, mindkét a Diósgyőr elleni hazai meccsen betalált a kapuba.
 A Loki eddigi öt tavaszi bajnoki gólját öt különböző játékos szerezte (Kinyik Ákos, Szécsi Márk, Tőzsér Dániel, Varga Kevin, Zsóri Dániel).
 A Diósgyőr a legutóbbi három vendégként játszott bajnoki mérkőzésén nem szerzett gólt.
 A DVTK elveszítette a legutóbbi három bajnokiját.
 E párosításban a legutóbbi hat mérkőzést mindig a pályaválasztó nyerte meg.

A válogatott szereplése miatt két hét után folytatódott a bajnokság. A Vidi viszonylag sokszor játszott már pályaválasztóként tavasszal. Borzalmasan kezdte a maga szempontjából az évet, az első két meccsét elveszítette a Puskás Akadémia és a Diósgyőr ellen. Azóta sem tündököl, de gyűjtögeti a pontokat, a Haladás, a Kisvárda és a Mezőkövesd ellen is egygólos győzelmet aratott. A DVSC kétarcú csapat, a hazai mérlege jó, ennek köszönheti, hogy a harmadik helyen áll. Vendégként ellenben 2019-ben még nem szerzett pontot. 2014 novembere óta nyeretlen a Debrecen a Vidi ellen a bajnokságban. A MOL Vidi a mérkőzés előtt 47 ponttal a második helyen állt a tabellán – egyetlen hellyel megelőzve a DVSC-t –, legutóbb 1–0-ra nyertek hazai pályán a Mezőkövesd ellen. A DVSC ebben a szezonban harmadjára mérkőzik meg a Videotonnal, az első találkozón, a 4. fordulóban idegenben 1–1-es döntetlen eredmény született, a visszavágón, a 1–0-ra a fehérváriak nyertek a 15. fordulóban a Nagyerdei stadionban. A két csapatnak ez lesz a 77. összecsapása az NB I-ben, a mérleg 30 Loki és 31 Vidi győzelem a 15 döntetlen mellett, a gólkülönbség 106-100 a debreceniek javára. A Vidi két játékost igazolt a télen: a Elek Ákos Kazahsztánból tért vissza Székesfehérvárra, és hosszabb légióskodás után Futács Márkó is hazatért és a piros-kékekhez szerződött. Távozott Fehérvárról Sztefan Scsepovics (Jagiellonia Białystok), Sós Bence (Puskás Akadémia) és Tóth Bence (Vasas).

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi — Jovanovics (Csősz ), Haris (Takács ), Tőzsér , Bódi — Varga K., Szécsi (Zsóri ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Barna, Mészáros, Damásdi • Vezetőedző: Herczeg András
MOL Vidi: Kovácsik — Nego, Juhász , Vinícius, Stopira — Kovács I. (Huszti ), Pátkai, Elek (A. Hadžić ), Milanov (Hodžić ) — Futács, Scsepovics <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Berecz, Nikolov, Tamás • Vezetőedző: Marko Nikolics

A rangadót a második helyezett MOL Vidi kezdte lendületesebben, de a forduló előtt harmadik Debrecen is rendre odaért a hazai kapu elé, gólt azonban egyik gárda sem szerzett. A folytatásban kiegyenlített játék folyt a pályán, a kapusoknak kevés dolga akadt. Nem úgy a fordulást követően, amikor Nagy Sándornak szinte a középkezdés után védenie kellett, Futács Márkó szöglet utáni fejesét ütötte fölé. Kovácsik Ádám viszont a másik oldalon nem tudta hárítani Tőzsér Dániel kiválóan helyezett szabadrúgását, így a Debrecen került előnybe; (0–1). A gól után sebességet váltottak a hazaiak, időnként nagy nyomást helyeztek a vendégkapura és Marko Scsepovics távoli lövésével egyenlítettek; (1–1). A Vidi ezután is támadásban maradt, erőfeszítéseit pedig siker koronázta: a horvátok elleni Eb-selejtezőn győztes gólt szerző Pátkai Máté volt eredményes; (2–1). A hajdúságiak hátrányba kerülve ismét felpörögtek, Zsóri Dániel fejesénél az egyenlítéshez is közel jártak, ám Kovácsik nagy bravúrral védett. A túloldalon Futács dönthette volna el a meccset, de fejesét Nagy ujjheggyel kiütötte, így maradt az egygólos Vidi győzelem.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC vendégként 2019-ben még nem szerzett pontot.
 A Loki sorozatban a negyedik idegenbeli bajnokiját veszítette el. Ilyen rossz szériája 2001 óta nem volt.
 2014 novembere óta nyeretlen a Debrecen a Vidi ellen a bajnokságban.
 A Debrecen sorozatban már a 13. bajnoki mérkőzésükön nem tudta megverni a fehérváriakat.
 Tőzsér Dániel a harmadik gólját érte el a mostani bajnokságban.
 A MOL Vidi FC sorozatban a negyedik hazai bajnoki mérkőzését nyerte meg, mindegyiket egy góllal.
 Marko Scsepovics a harmincharmadik bajnoki góljánál tart a Vidiben. A XXI. században csak André Alves és Nikolics Nemanja szerzett nála több bajnoki gólt a székesfehérvári csapat tagjaként. 
 Pátkai Máté a félszázadik gólját érte el a magyar élvonalban. Egy héten belül két mérkőzést döntött el, mindkettőn 0–1-ről fordított a csapata, az övé volt a második hazai gól. Az első a horvátok elleni Eb-selejtező volt…

A DVSC-nek két arca van az OTP Bank Liga tavaszi idényében. Az egyik, amelyet pályaválasztóként mutat, a sokkal szebb. Az Újpest elleni februári döntetlent követően három mérkőzését is megnyerte (Ferencváros 2–1, Mezőkövesd 1–0, és Diósgyőr 1–0). Vendégként még nyeretlen (Kisávrda 0–3, Paks 1–2, és Puskás Akadémia 0–2). Az MTK győzni tudott Mezőkövesden és döntetlent ért el Újpesten, de a MOL Vidi elleni, októberi bravúrgyőzelem óta hét mérkőzésen mindössze négy pontot szerzett. Megjegyzendő, hogy a két csapat a legutóbbi három alkalommal, amikor Debrecenben játszottak, nem bírt egymással, döntetlenre végeztek. Az MTK a mérkőzést megelőzően 34 ponttal a 7. helyen állt a bajnokságban. Legutóbb hazai pályán 2–1-re legyőzték a Diósgyőrt, előtte azonban öt mérkőzésen át nem tudtak nyerni. A két csapatnak ez lesz a 89. összecsapása az NB I-ben; a mérleg a fővárosiak felé billen, hiszen ők 29-szer tudtak nyerni és 18 döntetlen mellett 41-szer vereséget szenvedett a DVSC. Télen több játékos is érkezett a fővárosi klubhoz: a ghánai Stephen Amankona és Nasiru Banahene, a mali Ulysse Diallo, valamint Farkas Norbert, Schön Szabolcs és Slobodan Mihajlović igazolt a kék-fehérekhez. Távozott Farkas Balázs, Korozmán Kevin, Schäfer András és Takács Ronald.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi — Varga K. (Csősz ), Haris (Jovanovics ), Tőzsér , Bódi — Szécsi, Takács (Zsóri ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Mészáros, Damásdi, Avdijaj • Vezetőedző: Herczeg András
MTK: Horváth L. — Balogh B., Pintér, Gengeliczki — Katona, Kanta , Vass Á. (Schön ), Bognár, Szelin — Gera D. (Lencse ), Torghelle (U. Diallo ) <div>• Fel nem használt cserék: Kicsak (kapus), Vogyicska, Vass P., Kulcsár T. • Vezetőedző: Lucsánszky Tamás

Az első pillanattól fogva támadólag lépett fel a hazai környezetben kiválóan szereplő (a mérkőzés előtt 8 győzelem, 4 döntetlen, 1 vereség) Debrecen, s a balhátvéd Ferenczi János szezonbeli első és második góljával bő húsz perc után magabiztos előnyt szerzett. A Debrecen könnyedén eldönthette volna az összecsapást, de kimaradtak a helyzetei, míg az MTK a 42-szeres válogatott Torghelle Sándor szépségdíjas találatával visszajött a mérkőzésbe. A fordulást követően a kék-fehérek próbálkoztak többet az egyenlítés reményében, azonban a félidő közepén a Debrecen Bódi Ádám kapáslövésével visszaállította a kétgólos különbséget. Az MTK a 79. percben ziccert rontott, ezzel pedig gyakorlatilag az utolsó reménye is elszállt az egyenlítésre. A hazaiak az utolsó percekben egy-egy kontrából még szerezhettek volna gólt, de az eredmény nem változott.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC a legutóbbi négy fordulóban kilenc pontot szerzett. 
 Pályaválasztóként a legutóbbi hat bajnoki meccsük mérlege öt győzelem, egy döntetlen.
 Ferenczi János eddigi élvonalbeli góljai egynegyedét ezen a találkozón szerezte. Először duplázott az OTP Bank Ligában. 
 Herczeg András együttese a 2018–2019-es idényben pályaválasztóként hat gólt szerzett az MTK ellen. 
 A Loki szeptember 29. óta először szerzett bajnoki mérkőzésen három gólt
 A két csapat a mostanit megelőző legutóbbi három debreceni mérkőzése kivétel nélkül döntetlenre végződött. A Loki hívei aligha bánják, hogy megszakadt a sorozat. 
 Az MTK tavasszal eddig mindössze hét pontot szerzett.

A kispestiek az első mérkőzésüket játsszák a George F. Hemingway távozása utáni időszakban. Még mindkét csapat reménykedik a harmadik hely megszerzésében. A Honvéd a legutóbbi két fordulóban nem szerzett pontot, a legutóbbi ötben csupán egyszer győzött. Pályaválasztóként idén még nem játszott döntetlent, három győzelem mellett kétszer kikapott. A Debrecen négy ponttal áll a mostani rivális előtt, a legutóbbi négy meccséből hármat megnyert. Ám a Loki eredményessége az utóbbi hónapokban leginkább azon múlik, hogy hol játssza a soros mérkőzését: idegenben még nem szerzett pontot 2019-ben.

A Honvéd télen három játékost igazolt: a tunéziai válogatott, korábban a Bundesligában is megfordult Änis Ben-Hatirát, míg Algériából Mohamed Mezgrani érkezett, illetve fél évre kölcsönbe jött a Flora Tallinntól a grúz Zakaria Beglarisvili, aki azonban sérüléssel bajlódik, és hosszabb időre kidőlt a sorból. Távozott Baráth Botond a Sporting Kansas Cityhez, Hidi Patrik a Jertisz Pavlodarhoz, Holdampf Gergő a Szombathelyi Haladáshoz és Tomás Pilík az Jablonechez.

A két csapatnak ez lesz a 93. összecsapása az élvonalban. A mérleg 32 Loki-siker, 22 döntetlen és 38 vereség, a gólarány 139–108 a fővárosiak javára. Az idei szezonban kétszer már megmérkőzött egymással a DVSC és a Honvéd, a 6. fordulóban 3–0-ra a Honvéd győzött hazai pályán, ám a debreceni "visszavágón", a 17. fordulóban, a Loki győzedelmeskedett 2–0-ra, Bódi Ádám és Szécsi Márk góljaival.
 
Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi — Tőzsér  — Bódi, Haris (Damásdi ), Csősz, Varga K. (Avdijaj ) — Takács (Zsóri ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Szatmári, Kusnyír, Jovanovics • Vezetőedző: Herczeg András
Honvéd: Gróf — Batik, Kamber , Lovrić — Bamba (Ben-Hatira ), Nagy G., Heffler, Gazdag, Uzoma — N’Gog (Danilo ), Holender (Májer ) <div>• Fel nem használt cserék: Horváth (kapus), Kálnoki Kis, Banó-Szabó, Kukoč • Vezetőedző: Supka Attila

Már a mérkőzés elején vezetéshez jutott a Honvéd: az 5. percben Bényei lökte el Holendert, a játékvezető, Karakó Ferenc büntetőt ítélt. Holender Filip állt a labda mögé, az utolsó pillanatig kivárt, hogy Nagy Sándor merre mozdul, majd egyszerűen a jobb alsóba gurított; (1–0). Lendületben maradt a házigazda, letámadásos taktikájával sok zavart okozott a labdakihozatalban és a támadásépítésben a vendégeknek, akik a kontráikban bíztak. Nem alaptalanul, a 32. perben egyenlítettek a debreceniek: Bényei hozta fel a labdát, úgy tett, mintha beadna, de inkább a kaputól 15 méterre, teljesen egyedül tanyázó Csősz Richárd elé játszott, aki nem sokat vacakolt, villámgyorsan a bal alsóba lőtt; (1–1). Ezt követően kapusuknak, Nagy Sándornak kellett kétszer védenie, a vendégekkel ellentétben ugyanis a kispestiek gólhelyzetbe is kerültek a szünetig. A második félidőt bátrabb játékkal kezdte a Debrecen, amely az 59. percben emberelőnyhöz jutott: a hazaiaktól Nagy Gergő kilenc perc alatt kapott két sárga lapos figyelmeztetést. Próbált irányítani a vendégcsapat, de mezőnyfölényt sem sikerült kiharcolnia, mert a hazaiak tíz emberrel sem álltak vissza, hanem igyekeztek támadni. A nagy küzdelem rengeteg szabálytalansággal párosult, Karakó játékvezető futószalagon osztotta a sárga lapokat. A végjátékban mindkét kapu előtt adódtak helyzetek – a vendégektől Bódi szabadrúgásból a kapufát találta el –, de az eredmény nem változott.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Honvéd és a DVSC is mindössze másodszor játszott döntetlent a tavaszi bajnoki idényben.
 A Debrecen először szerzett vendégként pontot a tavaszi bajnoki idényben.
 Csősz Richárd élete első élvonalbeli gólját szerezte. A szezonban mindössze másodszor játszotta végig a bajnoki mérkőzését az OTP Bank Ligában.
 A Loki a legutóbbi öt fordulóban tíz pontot szerzett.
 A kispestiek a legutóbbi hat fordulóban mindössze egyszer tudtak nyerni. Most több mint fél órát emberhátrányban játszottak Nagy Gergő kiállítása miatt.
 Filip Holender az újabb góljával már 14 találatnál jár, kétgólos előnnyel vezeti a góllövőlistát Davide Lanzafame előtt.
 A Honvéd március eleje óta csak a Paksot győzte le pályaválasztóként, e döntetlen mellett kétszer kikapott.

A Loki kiváló hazai mérleggel rendelkezik az utóbbi időben, tavaly április 28., a Vasas elleni vereség óta csak a MOL Viditől kapott ki pályaválasztóként az OTP Bank Ligában. A tabellán a negyedik helyen áll, két ponttal az Újpest mögött. A Haladás az OTP Bank Liga tavaszi csodája, a legutóbbi hat fordulóban csak a Ferencváros és a címvédő MOL Vidi szerzett nála több pontot. A szombathelyiek az első 22 fordulóban tíz, azóta ellenben hat mérkőzésen tizenöt pontot gyűjtöttek. Vendégként a legutóbbi három kísérletből kétszer nyertek (a Honvéd és a Diósgyőr otthonában), csak a listavezetővel nem bírtak. Debrecenben a legutóbbi két alkalommal tudtak pontot szerezni. A DVSC és a Haladás 68. alkalommal találkozik az élvonalban, ebből 27 alkalommal győztesen hagyta el a pályát a Loki, a 21 döntetlen mellett 19-szer pedig a vasiak nyertek. A gólarány 80–68 a Loki javára. A két csapat idei szezonbeli első meccse a 7. fordulóban 1-1-es döntetlen zárult Debrecenben, míg a szombathelyi találkozón 2-0-ra a DVSC nyert a 18. fordulóban. A zöld-fehérekhez télen érkezett Holdampf Gergő (Honvédtól), az ukrán Oleh Hologyuk (FK Karpati Lvivtől), a bolgár Galin Ivanov (Szlavija Szofijától), Mohl Dávid (Újpesttől), Saláta Kornél (Slovantól) és a portugál Rui Pedro Couto Ramalho (Ferencvárostól). Távozott Miroszlav Grumics (ZTE-hez), Kovács Lóránt (Újpesthez), Emil Lyng (Úrvalsdeild karlahoz) és Rácz Barnabás (Újpesthez).

Debrecen: Nagy S. — Bényei, Szatmári, Pávkovics, Barna — Damásdi, Jovanovics (Csősz ), Haris, Bódi  — Takács (Zsóri ), Szécsi (Varga K. ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Kinyik, Ferenczi, Kusnyír • Vezetőedző: Herczeg András
Haladás: Király  — Habovda, Jagodics M., Németh Milán, Mohl — Dausvili — Bamgboye (Gaál ), Rui Pedro, Hologyuk (Ofosu ), Ivanov — Rabušic (Priskin ) <div>• Fel nem használt cserék: Rózsa (kapus), Tamás L., Németh Márió, Holdampf • Vezetőedző: Herczeg András

Egyik csapat sem kezdte túl nagy iramban a mérkőzést, helyzetek nélkül, többnyire mezőnyjátékkal teltek a percek. A DVSC a 35. percben megszerezte a vezetést: Bódi 35 méterről lőtt szabadrúgását Szatmári Csaba fejelte be középen, tisztán, hat méterre a kaputól; 1–0. A második félidőben támadóbb szellemben lépett pályára a Haladás. A vendégek többször el is jutottak a debreceniek tizenhatosáig, ám rendre rossz megoldást választottak, így gólszerzési esélyük nem volt. A hazaiak büntetőből szerzett góllal növelték előnyüket: a 63. percben előbb Dausvili Haris 16-os mellől lőtt lövését kézzel ütötte ki, ezért sárgát kapott a játékvezetőtől, aki azonnal befújta a büntetőt is. Bódi Ádám belsővel, laposan, a kapufa tövéhez rúgta a büntetőt, Király nem tudta védeni; 2–0. A 76. percben a Haladás szépített: Ivanov egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után tudott távolról kapura lőni, a labda pedig megpattant a keresztbe mozgó Pávkovicson, ami megzavarta a Loki kapusát, így jutott a hálóba a labda; 2–1. A szombathelyiek pár perccel később akár egyenlíthettek is volna, de Ofosu lövése után a labda a kapufát találta el. A szombathelyiek három győztes mérkőzést követően kaptak ki ismét.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Debrecen veretlen legutóbbi hét hazai bajnokiján, sőt, az elérhető 21 pontból 19-et begyűjtött. 
 Legutóbbi öt hazai mérkőzését egyaránt megnyerte a DVSC.
 2013 óta először ér el pályaválasztóként legalább ötös nyerő szériát.
 Bódi Ádám büntetőgólja volt a Debreceni VSC történetének 2100. élvonalbeli találata

A harmadik és negyedik helyen azonos pontszámmal álló két gárda közül a lila-fehérek két forduló óta nyeretlenek, a DVSC a legutóbbi három bajnoki mérkőzésén hét pontot gyűjtött – az előjelek mégis inkább Nebojsa Vignjevics csapata mellett szólnak. A Loki kedden Magyar Kupa-mérkőzést is játszott (és veszített), de talán ennél is aggasztóbb a hívei számára, hogy az OTP Bank Ligában, vendégként, december 15. óta öt mérkőzésen mindössze egy pontot szerzett. Igaz, az éppen a legutóbbi budapesti vendégjátéka „termése” volt, a Budapest Honvéd ellen. Az Újpest az első forduló óta veretlen hazai pályán, november 24. óta minden vidéki ellenfelét legyőzte. Ebben a szezonban már kétszer találkozott a bajnokságban a két csapat: először a 8. fordulóban csapott össze a két gárda, Újpesten akkor 1–0-ra a hazaiak nyertek, a gólszerző az újpestiek válogatott középpályása, Nagy Dániel volt. A "visszavágó" a 19. fordulóban, február 2-án a Nagyerdei stadionban volt, amelyen gól nélküli döntetlen született. A DVSC és az Újpest 101. alkalommal találkozik az NB I-ben, a húsz Loki-győzelem mellett 32 döntetlen született és 48-szor a lila-fehérek győzedelmeskedtek. A gólarány 194–124 a fővárosiak javára.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. — Bényei, Pávkovics, Szatmári, Ferenczi — Tőzsér  — Csősz (Varga K. ), Bódi (Kinyik ), Haris, Szécsi — Takács (Zsóri ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Barna, Damásdi, Jovanovics • Vezetőedző: Herczeg András
Újpest: Pajovics — Pauljevics, Risztevszki, Litauszki , Burekovics — Onovo, Kovács L. (A. Diallo ) — Zsótér (Simon ), Rácz, Beridze (Solomon ) — Traoré <div>• Fel nem használt cserék: Banai (kapus), Bojović, Balázs, Nagy D. • Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics

Rendkívül passzív játékkal kezdett a Debrecen, amely ezzel magára húzta a házigazdát. Az Újpest azonban hiába kezdeményezett, veszélyes helyzeteket nem tudott kialakítani a szórványos kontráiban bízó vendégcsapattal szemben. Idővel felvette a meccs ritmusát a Debrecen, de a 41. percben megérdemelten szerzett vezetést a céltudatosabb Újpest: Burekovics bal oldalról érkező szabadrúgása átszállt a fejek felett, beindult rá Litauszki Róbert, aki 5 méterről, elcsúszva lőtt a debreceni kapu jobb alsó sarkába; (1–0). Teljesen más felfogásban kezdte a második félidőt a Debrecen, ennek eredményeként élvezetes és gyors játék alakult ki, a kapuk felváltva forogtak veszélyben. Mindkét oldalon bravúros védésekre volt szükség a kapusoktól, illetve nagy helyzetekben hibáztak a befejező emberek. A 78. percben egy ellentámadás végén egyenlített a vendégcsapat: Szécsi lopott labdát a felezővonal környékén, végigrobogott az újpesti térfélen, középre adott laposan, ahol érkezett Tőzsér Dániel és 17 méterről, kapásból a bal alsóba bombázott; (1–1). A hajrában a hazaiak iparkodtak jobban, de a fegyelmezett vendégek megőrizték a döntetlent.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 Az Újpest a legutóbbi öt meccsén veretlen a Debrecennel szemben, a legutóbbi kettő döntetlenül végződött.
 A DVSC és az Újpest maradt azonos pontszámmal, de a Loki áll jobban, őrzi a harmadik helyet.
 A lila-fehérek csapata az első forduló óta veretlen pályaválasztóként. A mostanihoz hasonló, tizenöt mérkőzéses veretlenségi sorozata legutóbb 2008–2009-ben volt a lila-fehéreknek.
 A hajdúságiak csapata legutóbbi két idegenbeli bajnokiján két döntetlent játszott, veretlen maradt.
 A DVSC az egyedüli csapat a mezőnyben, amely nem kapott ki a legutóbbi négy fordulóban.
 Litauszki Róbert az elmúlt három bajnoki szezonban egy-egy gólt szerzett. A mostani előtt legutóbb Balmazújvárosban talált a kapuba, 2018. május 5-én.
 Tőzsér Dániel a szezonban a negyedik, tavasszal a harmadik bajnoki gólját szerezte.
 A Debrecen nyeretlen és csupán két pontot szerzett legutóbbi hat idegenbeli bajnokiján: kikapott a Kisvárdától, a Pakstól, a Puskás Akadémiától és a Viditől, ikszelt a Honvéddal és most az Újpesttel. 
 A DVSC legutóbb 2018. december 15-én, a 18. fordulóban, a Haladás ellen aratott idegenbeli győzelmet az NB I-ben.
 Herczeg Andrásnak kimondottan rossz a mérlege az Újpest ellen – a jelenlegi NB I-es csapatok közül a Loki edzőjének a lilák ellen volt a legkevesebb sikerélménye. Tizenkét találkozóból csupán egyszer örülhetett Herczeg az Újpest ellen (mérlege 1–5–6). 
 Nebojsa Vignjevics DVSC elleni mérlege teljesen kiegyenlített (5–6–5).
 Pályaválasztóként az összes csapat közül az Újpest kapta a legkevesebb gólt – csupán hetet a tizenhat találkozón. 
 Az MTK-n kívül egy csapat sem tudott egynél többször betalálni Újpesten.

A Debrecen a harmadik helyen áll, az Újpesttel azonos pontszámmal. A legutóbbi négy fordulóban veretlen maradt, nyolc pontot gyűjtött. Hazai pályán a legutóbbi öt bajnoki mérkőzésén százszázalékos maradt. A Kisvárda Master Good 32 ponttal a mérkőzést megelőzően a 10. helyet foglalta el a tabellán, 1 ponttal megelőzve a már kieső helyen lévő Diósgyőrt. Idegenben a legutóbbi két meccsét kapott gól nélkül megnyerte. Az előző, 30. fordulóban kiesési rangadót vívott hazai pályán a Haladás ellen, a találkozót a szombathelyiek nyerték meg 2–1-re. Ezt megelőzően azonban három mérkőzésen át veretlen maradt a szabolcsi alakulat, legyőzte az MTK-t idegenben 1–0-ra, valamint a Puskás Akadémiát is szintén idegenben 4–0-ra, illetve 1–1-es döntetlent játszott a Diósgyőrrel hazai pályán. A két csapat 2018. szeptember 29-én, a 9. fordulóban mérkőzött meg először egymással az élvonalban, akkor Takács Tamás duplájával és Barna Szabolcs góljával 3-1-es győzelmet arattak a debreceniek. Az idén februárban rendezett kisvárdai "visszavágón", a 20. fordulóban, a Kisvárda győzött 3-0-ra.

Debrecen: Nagy S. — Kinyik (Kusnyír ), Szatmári, Pávkovics, Ferenczi — Bódi, Csősz, Tőzsér , Haris (Varga K. ) — Szécsi, Takács (Zsóri ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Barna, Damásdi, Jovanovics • Vezetőedző: Herczeg András
Kisvárda: Felipe — Melnyik, Bériosz, Kravcsenko, Protics — Lucas, Karaszjuk — Gosztonyi (Hugo Seco ), Cukalász, Grozav (Sassá ) — Ilics (Horváth Z. ) <div>• Fel nem használt cserék: Mincă (kapus), Ene, Vári, Negruț • Vezetőedző: Dajka László

Hamar, a kilencedik percben vezetéshez juthatott volna a hazai együttes, Szécsi fejesénél azonban a keresztléc mentett. A folytatásban kiegyenlített játékot láthatott a közönség, mindkét csapat vállalta a támadójátékot, így itt is, ott is adódtak lehetőségek. A DVSC a félidő hajrájában egy szép Szécsi-lövés után szerezte meg a vezetést.  A szünet után nem sokat kellett várni a vendégek egyenlítő találatára, Grozav a Gosztonyi lerántásáért megítélt büntetőt magabiztosan értékesítette. A román játékos később újabb gólt szerzett, sőt a hosszabbításban megszületett a harmadik kisvárdai gól is, így a kiesés elől menekülő együttes elvitte a három pontot a harmadik helyre pályázó hazaiaktól.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Debrecen a veresége ellenére is a harmadik helyen áll a bajnokságban, a következő fordulóban a Ferencvároshoz látogat, majd a Paksot fogadja. Előbbre már nem léphet, de akár ötödiknek is visszaeshet.
 A Kisvárda a kilencedik helyre előrelépett, de mindössze egy pont az előnye a kiesőhelyen álló Diósgyőrrel szemben. 
 A DVSC e vereség előtt hazai pályán a legutóbbi öt bajnoki mérkőzésén százszázalékos maradt.
 Dajka László együttese idegenben fantasztikus az utóbbi időben: a legutóbbi három mérkőzését vendégként megnyerte, mindössze egy gólt kapva. 
 Szécsi Márk a hatodik góljánál tart a bajnoki idényben, a mostani pályafutása eddigi legjobb éve. 
 A román Gheorghe Grozav a legutóbbi hét bajnoki mérkőzésén öt gólt szerzett. Először duplázott az OTP Bank Ligában. 
 A hajdanán a DVSC-vel magyar bajnoki címet nyerő Horváth Zoltán a szezon mindhárom, Loki elleni mérkőzésén góllal segítette a Kisvárdát.

A már bajnok zöld-fehérek a legutóbbi tíz hazai bajnokijukat kivétel nélkül megnyerték, egy újabb siker azt jelentené, hogy a mezőny minden tagja ellen a legutóbbi hazai meccsén győzött a Fradi. Ugyanakkor meg kellene nyernie mindkét hátralévő mérkőzését ahhoz a csapatnak, hogy legalább elérje a 2015–2016-os, a 29. bajnoki címet hozó idény 76 pontját. A legutóbbi három, Loki elleni hazai bajnoki meccsből kettő döntetlenre végződött. Herczeg András együttese versenyben van a harmadik helyért, azonos pontszámmal áll, de több győzelmével megelőzi az Újpestet. A debreceniek idén még nem nyertek vendégként az OTP Bank Ligában, négy vereség után a legutóbbi két találkozójukon egy-egy pontot gyűjtöttek (Újpest 1–1, Honvéd 1–1). Ebben a szezonban a zöld-fehérek még nem tudták legyőzni a Lokit: az első mérkőzésen 2-2-es döntetlen született Budapesten, míg az emlékezetes debreceni találkozón 2-1-re] a hajdúságiak nyertek Tőzsér Dániel találatával, valamint Zsóri Dániel 93. percben lőtt ollózós góljával. A debreceni együttes mindössze négyszer tudott győzni a zöld-fehérek otthonában: az 1999–2000-es szezonban 1–0-ra, a 2001–2002-es szezonban kétszer is, mindkétszer 1–0-ra, és a 2011–2012-es szezonban szintén 1–0-ra. A két csapatnak ez lesz a 93. összecsapása az élvonalban, a mérleg 27 Loki-győzelem a 25 döntetlen és a 40 fővárosi siker mellett, a gólarány szintén fővárosi fölényt mutat: 143–102 a Fradi javára. A hazaiaktól Blažič (orrcsonttörés), Dvali (kézközépcsonttörés), és Otigba (lábszárműtét után) sérült Szpirovszki mellett, a vendégektől Bereczki, Tabakovics (mindkettő térdműtét után), Hrabina (mellkasműtét után) és Kinyik (bokaszalag-húzódás) maródi. Öt sárga lap utáni eltiltás miatt nem léphet pályára a fővárosiaknál Gorriarán és Lanzafame, míg a hajdúságiaknál Kusnyír.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Nagy S. (Košický ) — Bényei, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi — Tőzsér  — Varga K., Haris (Csősz ), Bódi, Szécsi — Zsóri (Takács ) <div>• Fel nem használt cserék: Barna, Mészáros, Damásdi, Jovanovics • Vezetőedző: Herczeg András
Ferencváros: Dibusz — Lovrencsics G. , Botka, Frimpong, Heister — Csonka, Haratyin — Isael (Bőle ), Nguen (Böde ), Varga R. (Sigér ) — Szihnevics <div>• Fel nem használt cserék: Holczer (kapus), Takács, Leandro, Szerető • Vezetőedző: Szergej Rebrov

A vendégek kezdték motiváltabban a mérkőzést, próbálták merész letámadással megzavarni a már bajnok Fradit labdajáratását. A bátor játék azonban nem vezetett eredményre, a 13. percben megszerezte a vezetést a Ferencváros: Lovrencsics beadását Szihnevics gurította Isael elé, aki jobbról, éles szögből, négy méterről, a debreceni kapus feje fölött a túlsó felső sarokba rúgta; Ferenczi lemaradt, Szatmári későn ért oda a szélsőhöz; (1–0). A gól megzavarta a vendégeket, a csapatösszhang kissé megsínylette a korai hátrányba kerülést, ám az első félidő hajrájára komoly helyzetekkel feledtették a korábbi nehézségeket: előbb Bódi alakított ki ajtó-ablak helyzetet Ferenczinek, majd a 41. percben ki is egyenlítettek a debreceniek: Bódi jobblábas, bal oldali szögletét Pávkovics Bence a rövid sarok elől, két lépésről, Szihnevics, Botka és Lovrencsics közül fejjel, a Fradi kapusa, Dibusz feje fölött a bal alsó sarokba csúsztatta; (1–1). A DVSC át tudta menteni a lendületét a második félidőre, több szép támadást is vezettek, ám az 56. percben szinte a semmiből ismét vezetést szereztek a zöld-fehérek: Isael remek indítását Varga Roland jobbal az ötös jobb sarka elől elegánsan a túlsó sarokba próbálta lőni, de Nagy kapus derekán megpattant a labda, a menteni igyekvő Bényei ballal próbált meg felszabadítani, de a labda a kapu jobb alsó sarkában kötött ki; (2–1). A következő percek ismét Fradi-dominanciával teltek el, amihez Böde becserélése is hozzájárult. A 70. percben a Fradi csatára szerzett harcosan labdát 40 méterre a kaputól, és próbált a kint álló Nagy Sándor fölött a kapuba emelni, de a debreceni kapus nagy sprint árán védeni tudott. Üröm az örömben vendég részről, hogy a hálóőr belesérült a hősies mentésbe, a helyén Kosicky folytatta a játékot. Bár a hajrában még küzdött a pontszerzésért a Loki, de Frimpong rendre a helyén volt, így komoly lehetőséget már nem alakíthattak ki. A DVSC vereségével továbbra is éles marad a bronzéremért folytatott harc, az utolsó fordulóban a Loki mellett az Újpest és a Honvéd is felléphet még a dobogóra.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Ferencváros a szezonban a 2–2-es hazai döntetlen és a 2–1-es idegenbeli vereség után először győzte le a Debrecent. 
 A népligetiek pályaválasztóként immár 37 találkozó óta nem kaptak ki a bajnokságban, és sorozatban 11 bajnokijukat nyerték meg otthon.
 A legutóbbi pontszerző vendégként éppen a DVSC volt a Groupama Arénában még október 6-án. 
 A Debrecen 2012 márciusa óta képtelen nyerni az Üllői úton bajnoki mérkőzést, azóta négy döntetlen mellett ötödször maradt alul.
 A Ferencváros sorozatban a tizenegyedik hazai bajnoki mérkőzését nyerte meg.
 A zöld-fehérek 2017 áprilisa óta veretlenek bajnoki mérkőzésen a Groupama Arénában, immár biztos, hogy két teljes bajnokságot is végigjátszottak hazai vereség nélkül.
 Isael az első gólját jegyezte az OTP Bank Ligában.
 Varga Roland tizenkét gólnál tart az OTP Bank Liga mostani idényében. Csak egy szezont zárt eddig magasabb gólszámmal, a 2017–2018-ast.
 A Debreceni VSC idegenbeli bajnoki győzelem nélkül zárta a 2019-es tavaszi idényt.
 Pávkovics Bence a második gólját érte el a szezonban.
 A harmadik helyért még versenyben lévő három csapat közül a DVSC öt, az Újpest két, a Honvéd hét pontot szerzett a legutóbbi öt fordulóban.

Ha a Debrecen legyőzi a Paksot, megvan számukra a harmadik hely és az azzal járó indulási jog az Európa Ligában. Így a 2014-es bajnoki cím óta harmadszor végezne a dobogón. 2016-ban is harmadik lett, akkor így alakult az első három: Ferencváros, Videoton, DVSC. Ám a trió után negyedik az MTK, ötödik a Haladás lett. Amennyiben a Loki kiharcolja az indulási jogot az Európa Ligában, négy párharcot kellene megnyernie a csoportkörbe kerülésért, úgy, hogy már az első körben sem lesz kiemelt. Ha esetleg a Lokinak nem jön össze a bronzérem, még mindig reménykedhet, hiszen ha a Vidi megnyeri a Magyar Kupát május 25-én, akkor a bajnokság negyedik helyezettje is indulhat az Európa Ligában. Sőt, ha a Loki és az Újpest is kikap hétvégén, a Kispest pedig nyer, s bronzérmes lesz, a Debrecen akkor is EL-induló, hiszen a kupadöntőben a Honvéd a Vidi ellenfele. A Paks már az előző fordulóban révbe ért, vagy a hetedik, vagy a nyolcadik helyen zárja majd az idényt. Voltak tavasszal gondjai, de 2014 óta mindig a középmezőnyben zár (5–7., illetve elképzelhetően most 8.). Ha esetleg nyer Debrecenben, eléri 2017–2018-as pontszámát. A Paks és a DVSC kétszer már játszott az idényben, mindkétszer a paksiak nyertek 2–1-re. A Paks az előző fordulóban otthon 1–0-ra legyőzte a Kisvárdát, míg a Loki 2–1-re kikapott a bajnok Ferencváros otthonában. Érdekesség, hogy mindössze egyetlen 0–0-s eredmény született a két csapat összecsapásain, mégpedig a 2013–2014-es szezonban. A két csapatnak ez lesz a 30. összecsapása az első osztályban, melyből tizennégyet a debreceniek, négyet pedig a paksiak nyertek meg a 11 döntetlen mellett. A gólarány 17 gólos hajdúsági fölényt mutat, 46–29 a DVSC javára.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Kosicky — Bényei, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi — Bódi, Haris, Tőzsér , Varga K. (Jovanovics ) — Szécsi (Takács ), Zsóri (Damásdi ) <div>A kispadon: Hrabina (kapus), Barna, Mészáros N., Takács T., Damásdi, Csősz, Jovanovic • Vezetőedző: Herczeg András
Paks: Nagy G. — Kővári, Lenzsér, Fejes, Szabó J.  — Windecker — Könyves, Papp K. (Egerszegi ), Cseke, Bartha (Remili ) — Simon A. <div>A kispadon: Rácz G. (kapus), Báló, Hahn, Remili, Egerszegi, Kesztyűs • Vezetőedző: Csertői Aurél

Veszélyes paksi támadásokkal kezdődött a mérkőzés, az első nagy helyzet a korábban Debrecenben játszó Könyves előtt adódott. A folytatásban négy perc alatt kétgólos előnyre tett szert a DVSC. Először a  18. percben zörgött a háló, vezetést szerzett a Loki: Tőzsér, Varga, Ferenczi volt a labda útja, végül a bal oldali védő a tizenhatoson belül meghúzott egy cselt, majd passzolt Szécsi Márknak, aki 11 méterről, jobb lábbal a jobb felső sarokba bombázott; (1–0). A 23. percben már kettővel vezettek a hazaiak: szabadrúgáshoz jutott a Loki, Bódi Ádám és Tőzsér Dániel állt a labda mögé, végül Bódi lőtt jobb lábbal, a labda pedig a bal oldali kapufáról a kapuba pattant; (2–0). A 30. percben szépetettek a vendégek: Simon kényszerítőzött Barthával, majd előbbi balról középre passzolta a labdát, amelyet a hosszú oldalon üresen érkező Cseke Benjámin állítgatás nélkül, hét méterről, ballal a bal alsóba passzolt; (2–1). A 33. percben növelte előnyét a hazai csapat: Szatmári a saját térfeléről ívelt, a védők feje fölött átszálló labda egyet pattant, majd Szécsi Márk jobbal, nyolc méterről átemelte a kissé kint álló Nagy Gergőt; (3–1). Az 51. percben tizenegyest kapott a Debrecen: Damásdi próbálta meg elvinni a labdát a tizenhatoson belül a földre került Lenzsér mellett, de Erdős József játékvezető szerint a védő ezt kézzel akadályozta meg. Tőzsér Dániel állt a labda mögé, és ballal, nagy erővel a kapu jobb oldalába lőtt. Nagy középen maradt, így nem volt esélye védeni; (4–1). Ezt követően kényelmesebb tempóra váltottak a hazaiak, a paksiak pedig már nem sok veszélyt jelentettek a Loki kapujára. A DVSC győzelmével a harmadik helyen végzett, és így indulhat az Európa-liga selejtezőjében. A debreceniek bronzérmét a találkozó utolsó perceiben vastapssal ünnepelte a közönség.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC harmadik lett, a 2014-es bajnoki cím óta másodszor végzett a dobogón. (2016-ban is harmadik lett, akkor is így alakult az első három: Ferencváros, Videoton, DVSC)
 A Loki az utolsó 13 hazai meccsén csupán nyolc pontot veszített.
 Herczeg András együttese 37 pontot szerzett otthon, tizennégyet idegenben a szezonban.
 Szécsi Márk az eddigi kilenc élvonalbeli góljából nyolcat a 2018–2019-es idényben szerzett. Pályafutása során vasárnap ért el először két gólt OTP Bank Liga-mérkőzésen.
 Bódi Ádám hét gólt szerzett a bajnoki idényben, csak egyet olyan mérkőzésen, amelyet nem nyert meg a Loki.
 Tőzsér Dániel öt góllal zárta az idényt.
 A Paks nyolcadik lett, egyetlen hellyel elmaradva 2017–2018-as teljesítményétől. Mindkét idényben veszített az utolsó fordulóban, de idén előtte három mérkőzésen is veretlen maradt.

Magyar kupa 

Az MLSZ szabályzatának értelmében, a nemzeti bajnokságokban (NB I, NB II, NB III) szereplő csapatok a kupasorozat 6. fordulójában, a legjobb 128 között kapcsolódnak be a versenybe. A versenykiírás szerint az NB I-es és NB II-es csapatok kiemeltek lesznek a sorsoláson, nem kerülhetnek össze egymással. A hatodik fordulóból (a főtábla első köréből) továbblépő együttesek 300 ezer, illetve 500 ezer forintot kapnak – attól függően, hogy döntetlen után vagy győzelemmel harcolják ki a továbbjutást.

6. forduló (főtábla 1. forduló) 

2018. szeptember 4-én az MLSZ székházában kisorsolták a 6. forduló párosításait, ebben a körben már csatlakoznak a sorozathoz az OTP Bank Liga és a Merkantil Bank Liga csapatai is. Az NB I-es és NB II-es csapatok kiemeltként szerepeltek a sorsoláson, vagyis nem kerülhettek össze egymással. Minden párosításban az alacsonyabb osztályú csapatok a pályaválasztók, míg azonos osztály esetében az elsőnek kihúzott csapat. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a forduló hivatalos játéknapjai: szeptember 22. szombat és szeptember 23. vasárnap.

A DVSC ellenfele az NB III Keleti csoportjában szereplő BKV Előre SC, akik a tavalyi kupasorozatban, a főtábla első fordulójában az akkor még másodosztályú Kisvárda Master Good csapatát kapták ellenfelül, akiktől végül 3–0-ra kikaptak, így kiestek a további küzdelmekből.

Debrecen:: Košický — Kusnyír, Pávkovics, Mészáros , Barna — Bódi (Könyves ), Jovanovics (Damásdi ), Haris, Varga K. (Takács ) — Bereczki, Szécsi <div>• Fel nem használt cserék: Nagy S. (kapus), Kinyik, Kuti, Nagy K. • Vezetőedző: Herczeg András
BKV Előre: Nacsa — Szedlacsek, Girán, Miklósvári, Ihos — Ferkó, Csepregi — Irmes, Csanálosi (Szegő ), Sánta (Rákos ) — Balogh B. (Bata ) <div>• Fel nem használt cserék: Sári (kapus), Rutterschmid, Szívós, Banai • Vezetőedző: Menczeles Iván
Már a 8. percben megszerezte a vezetést az első osztályú vendégcsapat: Bereczki bal oldali beadása után Szécsi Márk fejelt a hálóba; (0–1). Később is volt több nagy lehetőse a DVSC-nek, egy alkalommal Varga Kevin a kapufát találta el. A második félidőben is a DVSC játszott mezőnyfölényben. Az 54. percben Bódi szabadrúgása a jobb alsó sarok mellett ment el. Bő tíz perccel később már két góllal vezetett a Loki: a 65. percben Takács indult meg a bal oldalon, bevezette a labdát a 16-oson belülre, majd középre passzolt, az érkező Könyves Norbert pedig a hálóba lőtt; (0–2). A hazaiak erejéből csak szépítésre futotta a hosszabbításban: a 91. percben egy kontra végén Bata Csongor talált be a vendégek kapujába, ezzel kialakítva az (1–2)-es végeredményt.

7. forduló (főtábla 2. forduló) 

Debrecen:: Košický — Bényei, Szatmári, Ujvárosi, Čikoš — Damásdi, Jovanovics (Zsóri ), Csősz (Nikitscher ), Kuti — Avdijaj, Nagy K. (Bárány ) <div>• Fel nem használt cserék: Szalánczi (kapus), Filip • Vezetőedző: Herczeg András
Teskánd: Vas — Major, Magyar, Bedő, Gulyás (Czömpöl ) — Karvalics, Somogyi, (Czigány ) Pergel B. — László (Kiss P. ), Pergel D., Balogh A. <div>• Fel nem használt cserék: Kozma (kapus), Károly A., Szekeres, Zsuppán
Remekül kezdte a találkozót a vendégcsapat, az 5. percben Čikoš tekerése a bal kapufáról pattant ki, majd egy percre rá Avdijaj közeli fejese csattant a lécen. A 14. percben már gólt is láthattak a szurkolók, Bényei szép cselek után lőtte ki a bal alsó sarkot; (0–1). Mindössze két perc elteltével megduplázta előnyét a Loki, a 16. percben Nagy Kevin lapos beadását Avdijaj passzolta az üres kapuba; (0–2). A 18. percben megszerezhették volna a debreceniek a harmadik találatukat is, de Bényei közeli lövését hárította a teskándi kapus. Több nagy lehetőséget is kidolgoztak a hajdúságiak még a félidőben, Csősz fejesénél az egyik hazai védő a kapu torkából fejelte ki a labdát, majd nem sokkal később Jovanovics szemet gyönyörködtető ollózását ütötte ki a jobb alsóból Vas. A Teskánd is eljutott a Loki kapujáig, de a 20 méteres szabadrúgást Košický könnyedén fogta. A szünetben Csősz Richárd helyett Nikitscher állt be. A második félidőt is jól kezdte a Loki, a 49. percben Albion Avdijaj közeli lövésével megszerezte önmaga második, míg a DVSC harmadik találatát; (0–3). A 62. percben a frissen beállt Bárány lövését ütötte ki a jobb felsőből a hazai kapus. A második játékrész közepén sorban dolgozta ki a támadásokat a DVSC, rövid időn belül Bárány és Kuti is betalálhatott volna. A 77. percben Avdijaj ellen szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, aminek következtében büntetőt ítélt a játékvezető. A labda mögé a sértett állt, de nem tudta megszerezni a harmadik gólját, ugyanis a kapus hárította a jobb alsóba tartó lövést.

8. forduló (főtábla 3. forduló) 

2018. október 31-én az M4 Sport stúdiójában a Magyar Kupa főtáblája 2. fordulójának gólösszefoglalója után elkészítették a következő forduló párosítását, amelyen már a legjobb 16 közé jutás a cél. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a forduló hivatalos játéknapja: december 5., szerda.
A két együttes legutóbbi 6 összecsapásán 28 gól született, ami 4,5 gólos átlag mérkőzésenként. Mind a 6 bajnoki találkozó volt, ebből 3-t a Vasas és 3-t a Debrecen nyert meg. Bő egy éve, szintén a Szusza Ferenc stadionban még az élvonalban találkozott egymással a két együttes, akkor 5-1 nyert a DVSC, Takács két góllal vette ki a részét a vendégek góltermeléséből. A két csapat legutóbb 2018. április 28-án találkozott egymással Debrecenben, a Vasas 3-2-re nyert Egerszegi dupla és Benes szimpla találatával, Takács hiába duplázott ezen a találkozón is. Érdekesség, hogy a Vasas jelenlegi tréne, Szanyó Károly még játszott egy csapatban, nevezetesen a Debreceni VSC-ben, a debreceniek vezetőedzőjével, Herczeg Andrással. A DVSC csapatából sérülés miatt nem léphetnek pályára: Kusnyír, Csősz, Szatmári, Tabakovics, Calvente, Tőzsér, Könyves, Bényei, Čikoš.

Debrecen:: Košický — Kinyik, Pávkovics, Mészáros , Barna — Bódi, Haris, Jovanovics, Nagy K. (Szécsi ) — Damásdi (Varga K. ), Takács (Avdijaj ) <div>• Fel nem használt cserék: Nagy S. (kapus), Ferenczi, Kuti • Vezetőedző: Herczeg András
Vasas: Bősz — Szivacski, Talabér, Szilágyi, Hajdú Á. (Borbély ) — Király B., Kovács M. — Hinora, Szatmári L. (Nagy Z. ), Murka (Rétyi ) — Balajti  <div>• Fel nem használt cserék: Kovács Z. (kapus), Hrepka, Szokol, Nagy Z., Vaskó • Vezetőedző: Szanyó Károly
A vendégek sok sérült játékosukat voltak kénytelenek nélkülözni a találkozón, ezért egy némileg felforgatott összeállítású Loki állt ki a meccsre. Ennek ellenére sokkal aktívabban kezdtek a debreceniek, az első tíz percben Bódi könnyen betalálhatott volna, utána pedig Takácsot rántották le az ötösön belül a hazai védők, ám nem fújt tizenegyest a játékvezető. Az első játékrész második felére magához tért a Vasas, néhányszor veszélyes kontrákat vezetett Szanyó Károly együttese. A félidő lefújása előtt, a 45. percben Nagy Kevint lökték el a tizenhatoson belül, Bódi Ádám higgadtan értékesítette a büntetőt; (0–1). A fordulás után a házigazdák léptek fel támadólag, ám a DVSC védelme jól tartotta magát. Egészen a 61. percig, amikor Király Botond 14 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot; (1–1). Tíz minutummal később, a 71. percben Jovanovics lövése pattant meg egy védőn, és a labda a hálóban kötött ki; (1–2). A folytatásban az angyalföldiek próbálkoztak az egyenlítéssel, de a Debrecennek is akadtak lehetőségei, újabb gól azonban már nem született, továbbjutott a Loki.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés 

2018. december 5-én az M4 Sport stúdiójában a Magyar Kupa főtáblája 3. fordulójának gólösszefoglalója után elkészítették a következő forduló, a nyolcaddöntők párosítását, amelyen már a legjobb nyolc csapat közé jutás a cél. Az üveggömbből a csapatok nevét a korábbi sokszoros válogatott középpályás, Lisztes Krisztián húzta ki. Ebben a körben már nem volt kiemelés, így élvonalbeli együttesek is összetalálkozhattak egymással. A továbbjutás immáron két mérkőzésen dől el, a forduló hivatalos játéknapja: 2019. február 20. és 27.

Az utoljára kihúzott párosításban dőlt el, hogy a DVSC az NB III Nyugat-csoportjában szereplő FC Ajka együttesével vív meg a legjobb nyolc közé jutásért. A nyolcaddöntő első összecsapása Ajkán került megrendezésre, majd egy héttel később Debrecenben dőlt el, melyik csapat jutott tovább a Magyar kupa-sorozatban. Az Ajka a 6. fordulóban kapcsolódott be az idei Magyar kupa küzdelmeibe, melyet 2018. szeptember 22-én vívtak meg a Baranya megyei I. osztályban szereplő PTE-PEAC Pannon Ásvány csapatával. A Pécsi Egyetemi Sporttelepen megrendezett találkozón 4–1-re győzedelmeskedtek az ajkaiak Major Norbert duplájával, valamint Nagy Erik és Horvát Péter góljaival. A 7. fordulóban, 2018. október 31-én, a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokság listavetetőjéhez, a Lipót Pékség SE együtteséhez látogattak, és 2–0-s első félidei vezetés után 4–2-es győzelemmel jutottak tovább. A gólszerzők Horváth Péter, Nagy Mihály, Illés Dávid és Major Norbert voltak. A 8. fordulóban, 2018. december 5-én, az NB I-es MTK-t búcsúztatták hazai pályán 2–1-es végeredménnyel, pedig a vezetést az élvonalbeli csapat szerezte meg a 8. percben Kanta József révén, de az ajkaiak a második félidőben megfordították a találkozót Nagy Mihály és Horváth Péter góljaival, így ők jutottak a legjobb tizenhat közé.

Debrecen: Košický — Čikoš, Kinyik, Mészáros , Barna — Damásdi (Bárány ), Pávkovics, Kuti, Nagy K. (Jovanovics ) — Takács, Zsóri (Pintér ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Szabó Á., Nikitscher • Vezetőedző: Herczeg András
Ajka: Horváth D. — Köles, Pákai  (Csaba ), Kovács G., Csemer — Illés (Molnár ), Csizmadia, Nagy E. (Pavlitzky ), Kenderes, Horváth P. — Nagy M. K. <div>• Fel nem használt cserék: Balogh (kapus), Kalász, Keresztes, Major • Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Nyolcaddöntő, visszavágó 

Debrecen: Košický — Kinyik, Pávkovics, Mészáros  (Haris ), Barna — Pintér (Takács ), Jovanovics, Kuti, Damásdi (Varga K. ) — Szécsi, Zsóri <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Gyönyörű, Ujvárosi, Nagy K. • Vezetőedző: Herczeg András
Ajka: Balogh M. — Molnár, Köles, Kovács G., Keresztes — Nagy E. (Kalász ), Kenderes — Horváth P., Pavlitzky (Markó ), Harsányi — Major (Nagy M. K. ) <div>• Fel nem használt cserék: Horváth D. (kapus), Csemer, Illés, Pákai • Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Negyeddöntő, 1. mérkőzés 

A nyolcaddöntő visszavágóinak utolsó mérkőzését követően, 2019. február 27-én a Kaposvári Rákóczi FC–Budaörsi SC összecsapás után elkészült a Magyar Kupa negyeddöntőjének a sorsolása. Akárcsak a nyolcaddöntőben, a legjobb négy közé jutásért is két mérkőzésen dőlnek el a párharcok, és ahogy az előző fordulóban, úgy a negyeddöntő sorsolásánál sem volt már kiemelés. A legjobb nyolc közé hat NB I-es (Ferencváros, MOL Vidi, Budapest Honvéd, Mezőkövesd, Puskás Akadémia és Debrecen), valamint két NB II-es (Soroksár és Budaörs) csapat jutott be. Az üveggömbből a csapatok neveit tartalmazó golyókat a korábbi kétszeres magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes labdarúgó, Miovecz Zoltán húzta ki, a DVSC a szintén elsőosztályú Mezőkövesd csapatával küzd meg a legjobb négy közé kerülésért. A forduló hivatalos játéknapja: 2019. március 13. és április 3.

A Mezőkövesddel három nappal a találkozó előtt, a bajnokság 24. fordulójában találkozott legutóbb a Loki a Nagyerdei stadionban, és a küzdelmes bajnoki mérkőzésen 1–0-s hazai siker született. A borsodi ellenfél a Magyar Kupában legutóbb a Haladást búcsúztatta, miután a gól nélküli döntetlennel zárult első összecsapás után a szombathelyi visszavágón 1–0-ra nyerni tudott.

Debrecen: Košický — Bényei, Kinyik, Szatmári, Barna — Kusnyír, Bódi  (Pávkovics ), Csősz (Zsóri ), Haris — Avdijaj (Varga K. ), Damásdi <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Kuti, Mészáros N., Bárány • Vezetőedző: Herczeg András
Mezőkövesd: Dombó — Eperjesi, Hudák, Szalai, Vajda — Iszlai, Tóth B.  — Pekár (Molnár G. ), Tóth M. (Drazsics ), Moutari (Farkas ) — Dragóner <div>• Fel nem használt cserék: Szappanos (kapus), Bertus, Pillár, Szeles • Vezetőedző: Kuttor Attila

A mai kupaösszecsapáson megismétlődött a hétvégi bajnoki eredmény. A Debrecen aktívabb volt a vendég borsodiaknál, de az első félidőben nem tudta gólra váltani egyik helyzetét sem. A második játékrész derekén megszületett a meccs egyetlen gólja: az 58. percben a csereként beállt Zsóri Dániel lőtt a hálóba Bódi Ádám bal oldali beadását követően; (1–0).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Negyeddöntő, visszavágó 

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Košický — Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Barna — Jovanovics (Varga K. ), Tőzsér , Haris, Bódi — Zsóri (Takács ), Szécsi (Csősz ) <div>• Fel nem használt cserék: Nagy S. (kapus), Ferenczi, Mészáros N., Avdijaj • Vezetőedző: Herczeg András
Mezőkövesd: Dombó — Vadnai, Eperjesi, Szalai, Vajda (Silye ) — Molnár G., Meszhi, Tóth B.  (Bertus ), Iszlai, Drazsics — Moutari <div>• Fel nem használt cserék: Szappanos (kapus), Pekár, Koszta, Katanec, Szeles • Vezetőedző: Kuttor Attila

Az első nagy helyzet a Mezőkövesd előtt adódott, Sztefan Drazsics kapott remek labdát a nyolcadik percben, ám nem tudta eltalálni a kaput. A szerb támadó a hajrában már pontosabban célzott, és közvetlenül a szünet előtt, a 45. percben előnyhöz juttatta csapatát: a debreceniek által vitatott szögletet – valóban úgy tűnt, hogy kirúgásnak kellett volna következnie – követően Szalai Attila csúsztatását még védte Tomáš Košický, a kipattanót azonban Drazsics közvetlen közelről a gólvonal mögé fejelte, (1–0). A DVSC vezetőedzője, Herczeg András egyet változtatott a szünetben, az első meccsen győztes gólt szerző Zsóri Dániel helyére beküldte Takács Tamást, és mint utóbb kiderült, ez nyerő húzásnak bizonyult; a cserecsatár először még a kapufa mellé bólintott, azonban néhány perccel később, a 61. percben már nem hibázott, Bódi Ádám szabadrúgását követően öt méterről a kapuba csúsztatott; (1–1). Az Eperjesi Gábor ütése miatt emberhátrányba kerülő hazaiak a hajrára teljesen elfogytak, a DVSC végül szépségdíjas góllal biztosította be a továbbjutást: a 87. percben Csősz Richárd a tizenhatostól lőtt bombagólt – amely egyúttal élete első felnőtt gólja volt tétmérkőzésen – a bal felső sarokba; (1–2). 
<div>Továbbjutott a Debreceni VSC, 3–1-es összesítéssel.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Elődöntő, 1. mérkőzés 

A negyeddöntő visszavágóinak utolsó mérkőzését követően, 2019. április 3-án a MOL Vidi FC–Ferencvárosi TC összecsapás után elkészült a Magyar Kupa negyeddöntőjének a sorsolása. Akárcsak a negyeddöntőben, a döntőbe jutásért is két mérkőzésen dőlnek el a párharcok, és ahogy az előző fordulóban, úgy az elődöntő sorsolásánál sem volt már kiemelés. A legjobb négy csapat közé három NB I-es (MOL Vidi, Budapest Honvéd, és Debrecen), valamint egy NB II-es (Soroksár) csapat jutott be. Az üveggömbből a csapatok neveit tartalmazó golyókat a korábbi kétszeres Magyar Kupa-győztes labdarúgó, Gyepes Gábor húzta ki. A DVSC a szintén elsőosztályú MOL Vidi csapatával küzd meg a döntőbe kerülésért. A forduló hivatalos játéknapja: 2019. április 16. és 17., a visszavágóké pedig április 23. és 24.

Az elődöntő első összecsapása Székesfehérvárott kerül megrendezésre, majd egy héttel később Debrecenben dől el, melyik csapat jut be a Magyar kupa döntőjébe. A MOL Vidi a 6. fordulóban kapcsolódott be az idei Magyar kupa küzdelmeibe, melyet 2018. szeptember 23-án vívtak meg a NB III Keleti csoportjában szereplő Cigánd SE csapatával. A Cigándon megrendezett találkozón 2–0-ra győzedelmeskedtek a vendégek Huszti Szabolcs és Georgi Milanov találataival. A 7. fordulóban, 2018. október 31-én, a másodosztályú Vác FC együtteséhez látogattak, és 2–1-s első félidei vezetés után végül 3–1-es győzelemmel jutottak tovább. A gólszerzők Hangya Szilveszter, Armin Hodžić és Marko Scsepovics voltak. A 8. fordulóban, 2018. december 5-én, a szintén NB II-es Budafoki MTE gárdáját búcsúztatták a budafoki pályán 2–1-es végeredménnyel, Loïc Nego és Marko Scsepovics góljaival. A legjobb tizenhat között 2019. február 20-án, az NB III Közép-csoportjában szereplő Taksony SE várt rájuk. Az első mérkőzés Taksonyban 1–0-s fehérvári győzelmet hozott, Armin Hodžić volt a gólszerző. A visszavágón egy héttel később, február 27-én, a sorozat első hazai pályán megvívott kupameccse 3–0-s Vidi sikert hozott, Huszti Szabolcs dupla és Anel Hadžić szimpla találtaival. A legjobb nyolc között a bajnokság éllovasa, a Ferencvárosi TC várt a fehérváriakra. Az első összecsapás 2019. március 13-án, ismét idegenben, a Groupama Arénában került megrendezésre, Juhász Roland és Paulo Vinícius góljaira a fővárosiak csak eggyel feleltek, így egy gólos előnnyel várták a hazai visszavágót a piros-kékek, amely április 3-án került lebonyolításra a MOL Aréna Sóstó stadionban, és a hazaiak két gólos győzelmével végződött; a gólszerzők Boban Nikolov és Georgi Milanov voltak, így összesítésben 4–1-el jutottak az elődöntőbe.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debrecen: Košický — Kinyik, Szatmári (Kusnyír ), Pávkovics, Ferenczi — Bódi, Tőzsér , Csősz, Varga K. — Zsóri (Takács ), Szécsi (Haris ) <div>• Fel nem használt cserék: Nagy S. (kapus), Barna, Avdijaj, Jovanovics • Vezetőedző: Herczeg András
 MOL Vidi: Kovácsik — Nego, Juhász , Vinícius, Tamás — Nikolov, A. Hadžić, Pátkai, Huszti — Futács (Stopira ), Kovács (Hodžić ) <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Vidal, Berecz, Mocsi, E. Hadžić • Vezetőedző: Marko Nikolics

Kiválóan kezdte a mérkőzést a Vidi, Futács Márkó hatméteres fejesével már a 3. percben vezetést szerzett; (1–0). A gólt követően átvette a játék irányítását a Debrecen és Varga Kevin felső lécen csattanó lövésénél az egyenlítéshez is közel járt. Rákapcsolt a hazai gárda is, Futács kis híján megszerezte saját maga és csapata második találatát, Tomáš Košický azonban nagy bravúrral védett. A félidő hajrája ismét a vendégeké volt, ennek ellenére egyenlíteni nem tudtak. Fordulást követően is lendületben maradtak a hajdúságiak, akik több veszélyes lövéssel próbálkoztak. Nyomott a Loki, miközben a Vidi erejéből többnyire csak védekezésre futotta. A hazaiak a meccs végén emberhátrányba kerültek Juhász Roland kiállítása miatt, majd Marko Nikolics vezetőedzőt is elküldte a padról a játékvezető, de a székesfehérváriak így is megőrizték egygólos előnyüket.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Elődöntő, visszavágó 

A kupaelődöntő nagyerdei visszavágóján eltiltott edzője és csapatkapitánya nélkül szerepel a Vidi focicsapata. Két Magyar Kupa-mérkőzésről tiltotta el Marko Nikolicsot, a MOL Vidi FC labdarúgócsapatának vezetőedzőjét a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága. A Debrecen elleni elődöntő 1–0-ra megnyert első mérkőzésén – az MLSZ honlapján közzétett indoklás szerint – "a tréner Farkas Ádám játékvezető ítélete ellen szóval és mozdulattal sportszerűtlen módon tiltakozott, amiért a kispadról elküldték, majd a technikai zónát vonakodva hagyta el". A testület csütörtöki döntése értelmében a keddi, debreceni visszavágó mellett – csapata továbbjutása esetén – a fináléban sem ülhet le a kispadra, mivel a döntés a kupára vonatkozik. A székesfehérvári mérkőzésen kiállított Juhász Roland egymeccses eltiltást kapott. A Debrecenieknél két játékos nem bevethető sérülés miatt, a csatár Tabakovics és a harmadik számú hálóőr, Hrabina Alex.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debreceni VSC: Košický — Kinyik, Kusnyír, Pávkovics, Ferenczi— Varga K. (Szécsi ), Tőzsér , Csősz, Bódi (Damásdi ) — Haris, Zsóri (Takács ) <div>• Fel nem használt cserék: Nagy S. (kapus), Szatmári, Barna, Jovanovics • Vezetőedző: Herczeg András
MOL Vidi: Kovácsik — Nego, Elek, Stopira, Tamás — Pátkai, A. Hadžić, Nikolov — Kovács I.  (Scsepovics ), Milanov (Huszti ) — Futács <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Berecz, Hodžić, Mocsi, E. Hadžić • Megbízott edző: Szalai Tamás

Az első félidőben a Debrecen volt kezdeményezőbb, és próbált támadásokat építeni, a kapura viszont a Vidi volt veszélyesebb. A székesfehérváriak védelme ugyanis stabilan és jól dolgozott, egy-egy labdaszerzés után pedig a gyors ellentámadások lehetőségéről sem mondott le a vendégcsapat. Kosicky kapusnak többször is akadt dolga, a másik oldalon Kovácsik egy-egy szabadrúgásnál volt résen, de védést nem kellett bemutatnia, a lövések elkerülték a kapuját. Fordulás után változatlanul türelmesen futballozott az egygólos előnyben lévő Vidi, a házigazdák viszont egyre inkább erőltették a támadásokat, és a második játékrész első 15 percében több gólszerzési lehetőséget is kidolgoztak. A vezetést azonban bárhogyan is próbálta, nem tudta megszerezni a Debrecen, amely előbb a 66., majd a 72. percben is gólt kapott a kevesebb helyzetével jobban sáfárkodó Viditől, ezzel pedig eldőlt a meccs, egyben a továbbjutás kérdése is. A hajrában a hajdúságiak erejéből Takács révén csupán egy lesgólra futotta, a vendégek viszont a hosszabbítás perceiben a kegyelemdöfést is megadták: Kosicky kapus a tizenhatoson belül szabálytalankodott a jó ütemben kiugró Scsepoviccsal szemben, a megítélt büntetőt pedig a csereként beállt Huszti Szabolcs lőtte a kapuba, beállítva a 0-3-as végeredményt.

Továbbjutott: a Mol Vidi, 4–0-s összesítéssel

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Felkészülési mérkőzések

Nyár 

Debrecen 1. félidő: Nagy S. — Kusnyír, Kinyik, Szatmári, Bényei — Bódi, Tőzsér , Csősz, Varga K. — Könyves, Takács
Debrecen 2. félidő: Košický — Újvárosi, Mészáros, Barna, Balogh K. — Kuti, Csősz (Calvente ), Haris, Bíró — Tabakovics, Kerekes
Nyíregyháza 1. félidő: Fadgyas — Nagy J., Szegedi, Pejovics, Farkas — Ötvös, Kártik, Gulyás — Gyurján, Hornyák, Starosta
Nyíregyháza 2. félidő: Jova — Polényi, Szegedi, Pejovics, Forró — Végső, Ötvös, Drgóner, Pekár — Tóth Á., Rezes
A Debrecen csapatából sérülés miatt több játékos is hiányzott: Jovanovics, Ferenczi, Nagy Kevin, Bereczki és Filip sem állt a szakmai stáb rendelkezésére. A meccs első helyzetére a 16. percig kellett várni, ekkor Bódi balról érkező szabadrúgását Takács fejelte a kapu mellé. A 18. percben megszerezték a vezetést a hazaiak: Varga Kevin 18 méterről védhetetlenül lőtt a jobb alsó sarokba;(1–0). A 22. percben remek indítást kapott Könyves, aki egy az egyben állt a kapussal, közeli lövését azonban védte a nyíregyházi kapus. A 31. percben újabb gyönyörű gólt lőtt a Loki: Bódi remek átadását Varga Kevin továbbította kapásból a középen érkező Takács Tamásnak, akinek bombaerős fejesét nem tudta védeni Fadgyas; (2–0). A második negyvenöt percre teljes sort cseréltek a csapatok. Az 50. percben Tabakovics végzett el szabadrúgást 18 méterről, nem sokat tévedett, a labda a jobb kapufa mellett ment el centiméterekkel. A második félidő már nem hozott annyi helyzetet, mint az első. Harcos meccs volt, nagy küzdelem zajlott a pályán. Leginkább a nyíregyháziak térfelén folyt a játék, de komoly lehetőség egyik oldalon sem alakult ki. A szabolcsiak szépíthettek volna, de hol a hajdúságiak védelme, hol kapusuk, Tomáš Košický volt a helyén. A 77. percben Haris Attila jó 25 méteres lövése ment el a jobb kapufa mellett. A 91. percben Bíró jobbról érkező szabadrúgását Haris fejelte kapu felé.

Debrecen: Nagy S. (Szabados ) — Kuti, Mészáros, Barna (Kozák ), Ferenczi (Újvárosi ) — Bereczki (Kóródi ), Kusnyír (Krajcsó ), Csősz (Virág ), Bíró (Nagy A. ) — Tabakovics (Kerekes ), Szécsi (Zsóri )
Balmazújváros 1. félidő: Verpecz — Papucsek, Jagodics, Harsányi, Schmid Á. — Kamarás, Ternován, Szalai, Szabó B. — Bódis, Jelena
Balmazújváros 2. félidő: Verpecz — Schmid M., Póti, Papucsek, Farkas N. — Erdei A., Domokos, Patik, Balázs — Erdei C., Berki
Hazai helyzettel indult a meccs, a 2. percben Bíró balról érkező beadását Bereczki lőtte kapu mellé. A 16. percben megszerezte a vezetést a Loki: Tabakovics szerzett labdát 30 méterre a kaputól, majd rávezette Verpeczre, aki mellett a hálóba lőtt; (1–0). A 22. percben Ferenczi szögletét Bíró fejelte kapufára a hosszún. Egy percre rá, a 23. percben Csősz Richárdot rántotta le Papucsek a tizenhatoson belül, így a játékvezető büntetőt ítélt, amelyet Tabakovics védhetetlenül lőtt a kapu jobb oldalába; (2–0). A 25.percben Ferenczi szép szóló után adott középre Tabakovicsnak, aki kevéssel lemaradt a labdáról. Négy perccel később egy szép kontratámadás után Szécsi megpattanó lövését ütötte ki Verpecz. A 32. percben újabb szépségdíjas kontrát vezetett a Loki, mely végén Bereczki beadását Szécsi lőtte centiméterekkel a kapu mellé. A szünetben kettőt cserélt Herczeg András, Ferenczi Jánost Ujvárosi Ádám, míg Bereczki Dánielt Kóródi Nándor váltotta. A 72. percben szépítettek a vendégek: Domokos talált be; (2–1). A 76. percben Kusnyír beadását Kerekes lőtte a kapus kezébe, majd Zsóri 25 méterről leadott szabadrúgását fogta ismét Verpecz. A 89. percben kiegyenlített a Balmazújváros: egy balról érkező beadást Erdei Carlo fejelt a hálóba; (2–2).

Debrecen: Košický (Kovács P. ) — Cikos, Kinyik, Szatmári, Kobin — Bódi, Haris (Csősz ), Tőzsér, Varga — Takács, Könyves (Calvente )
Kisvárda: Zöldesi (Felipe ) — Lukenchuk (Hej ), Izing, Parcvanyija (Mitosevic ), Berios (Jánvári ) — Protic (Grihozij ), Melnyik, Misics, Karaszjuk (Vári ) — Ilics, Sassá (Kovácsréti )

Debrecen: Nagy S. — Čikoš, Kinyik, Szatmári, Barna — Bódi, Tőzsér  (Dobi ), Haris, Varga K. (Kusnyír ) — Takács (Nikitscher ), Bereczki (Avdijaj )
A 12. percben volt az első nagy Loki-helyzet: Varga Kevin beadása után Takács Tamás fejesét védte a vendégek kapusa. Három perccel később Bereczki szerezte meg a labdát az egyik védőtől, Takács Tamáshoz passzolt, aki kapura lőtt, ám a hálóőr ezúttal is a helyén volt. Nagy mezőnyfölényben futballoztunk, több lehetőség is adódott a Loki előtt, Takács mellett Bódi Ádám és Varga Kevin is megszerezhette volna a vezetést a hazaiaknak, míg a vendégek alig-alig lépte át a felezővonalat, mindössze egyszer, kontrából tudtak veszélyeztetni. A második félidő elején, a 49. percben vezetést szerzett a Loki: Bereczki Dániel ugratta ki Takács Tamást, aki az ötös jobb sarkáról a hosszúba lőtt; (1–0). A 60. percben pályára lépett a Svájcban született, de albán származású csatár, a 24 éves Albion Avdijaj, aki a Grasshoppersben nevelkedett, legutóbb is itt futballozott, de korábban volt a Vaduz és a Wolfsburg II játékosa is. Hamar helyzetbe került, Tőzsér Dániel szabadrúgása után fejelt kapura, az Arad kapusa azonban megfogta a labdát. A 66. percben már a kapuba talált, ám ezt les miatt nem adta meg a játékvezető. Tíz perccel később Takács Tamás alig lőtt a jobb kapufa mellé, a 82. percben pedig Čikoš jobb oldali beadása után Haris lőtt fölé. 

A találkozón pályára lépett egy próbajátékos a hazaiaknál, a 21 éves Damásdi Alex, aki a Puskás Akadémiában nevelkedett, legutóbb Cegléden futballozott. A DVSC csapatával készül Ezequiel Calvente is, aki Magyarországon korábban a Békéscsaba és a Haladás együttesében futballozott. A 27 éves spanyol támadó egyébként a Real Betisben kezdte profi pályafutását, de volt a Huelva és a Freiburg labdarúgója is.

Debrecen: Košický (Szabados ) — Filip, Mészáros, Ujvárosi, Kuti — Csősz, Kusnyír (Kozák ), Calvente, Damásdi (Szutor ) — Szécsi (Nagy A. ), Avdijaj (Dobi )
Vác: Abu — Nagy G., Dlusztus, Szabó N., Major M. — Kákonyi (Lassú ), Pintér B., Durso (Szekszárdi ), Varga Sz. (Mátyás) — Zsolnai (Takács P. ), Balajti (Borvető )
Már a 11. percben vezetést szereztek a hazaiak: Csősz 23 méterről végzett el szabadrúgást, a jobb alsóba tartó lövést még védte a kapus, de a kipattanót Damásdi Alex hálóba passzolta; (1–0). A 20. percben a Vác előtt adódott lehetőség, Balajti lőtt a lécre, onnan a gólvonal elé pattant a labda, majd a túloldalon Szécsi Márk találta el a kapufát. A 25. percben egyenlített a Vác: Zsolnai Richárd 16 méterről, középről lőtt a kapuba; (1–1). Négy perccel később visszaszerezték a vezetést a debreceniek: Ujvárosi fejelt Albion Avdijajhoz, aki a bal alsóba lőtt; (2–1). A második félidőben is többet birtokolták a labdát a vendéglátók, voltak helyzeteik is, de inkább már a küzdelem dominált, újabb gól nem született, a DVSC 2–1-re nyert. A találkozón lehetőséget kapott több fiatal, saját nevelésű játékos is. 

A találkozón azok a játékosok kaptak szerepet, akik eddig nem, vagy csak ritkábban jutottak lehetőséghez.

Debrecen 1. félidő: Košický — Čikoš, Soltész, Mészáros, Gafouroglou — Kuti, Csősz (Tüzes ), Filip, Bereczki — Takács, Könyves <div> • Vezetőedző: Herczeg András
Debrecen 2. félidő: Szabados — Molnár, Bencze, Soltész, Gafouroglou — Tüzes, Filip, Bereczki — Kozák, Bárány, Kuti <div> • Edző: Fikker Ferenc
Cigánd 1. félidő: Hrabina — Fehér, Répási, Kovács G., Varga — Zanko — Kis, Javoriv, Angyal, Engel — Jóni
Cigánd 2. félidő: Gazsi — Fehér (Horváth ), Répási, Kovács G., Varga — Zanko — Sánta, Javoriv, Angyal, Engel — Jóni <div> • Vezetőedző: Prisztács Tamás

Ősz 

Debrecen: Kosicky — Bényei (Cikos ), Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Bódi (Calvente ), Tőzsér, Jovanovic, Bereczki (Kusnyír ) — Könyves (Avdijaj, 63.), Szécsi (Takács )
Kisvárda: Minca — Izing, Ene, Vári (Berios ), Pico — Karasiuk (Misics ), Protics — Melnyik (Gosztonyi ), Mitosevic (Kovácsréti ), Ilic (Sassa ) — Horváth Z. (Negrut )
A 13. percben a Loki szerezhette volna meg a vezetést, ám Tőzsér Dániel kiváló ívű szabadrúgását kiütötte a sarokból a hazaiak kapusa. Nem sokkal később a Kisvárda is betalálhatott volna egy pontrúgásból, de időben szögletre mentettünk. A félidő vége felé közeledve előbb Bódi, majd Könyves is gólt szerezhetett volna. Az 55. percben Könyves előtt adódott a találkozó addigi legnagyobb lehetősége: egy az egyben állt a kisvárdai hálóőrrel szemben, majd egy csel után lőni próbált, de a gólvonalon menteni tudott egy védő. Három perccel később Horváth Zoltán fejesénél kellett védeni Tomas Kosickynek. A 72. percben egy szép támadás után Jovanovics lőtt 7 méterről kapu fölé, azonban szabálytalankodtak ellene, így büntetőt ítélt a játékvezető. A labda mögé a sérüléséből visszatérő Albion Avdijaj állt, aki nem hibázott és a kapu jobb oldalába lőtt. A 81. percben a hazaiak is betaláltak egy közeli fejessel, de a bíró les miatt érvénytelenítette a találatot. Két perccel később Tőzsér 20 méteres szabadrúgását fogta Minca. Az utolsó percben Tőzsér szöglete után Takács fejelt a lécre.

Mezőkövesd: Szappanos (Dombó) — Farkas (Varjas L.), Pillár (Hudák), Szalai (Wieland), Silye (Sike, Fehér) — Cseri (Szakály), Szeles (Varjas Z.), Vadnai (Tóth B.), Molnár (Kalocsai L., Meskhi) — Koszta (Alves), Vajda (Mevoungou)

Debrecen: Kosicky (Kovács P. ) — Cikos, Krajcsó, Bencze, Mészáros, Molnár M., Bényei, Kuti, Kozák, Lakatos, Nikitscher, Tüzes, Jovanovics, Balogh, Nagy, Gafouroglou, Damásdi, Kerekes, Szutor
Cigánd: Gazsi (Hrabina ) — Bokros, Sánta, Timkó, Fehér, Répási, Kovács G., Horváth, Kis, Molnár L., Zanko, Baksa, Angyal

Tél 

Debrecen 1. félidő: Jevrics — Kuti, Kinyik, Mészáros, Barna — Varga K., Haris, Jovanovics, Damásdi — Zsóri (Pintér ), Takács
Debrecen 2. félidő: Hrabina — Bényei, Ujvárosi, Szatmári, Ferenczi — Bódi, Csősz (Nikitscher ), Tőzsér, Nagy K. (Szabó Á. ) — Avdijaj, Szécsi

Debrecen: Hrabina (Szabados ) — Cikos (Szabó Á. ), Pávkovics (Ujvárosi 63.), Kinyik, Ferenczi — Jovanovics, Kusnyír (Nikitscher ), Tőzsér , Varga K. — Nagy K., Avdijaj (Pintér )
Balmazújváros 60. percig: Verpecz (Szécsi G. ) — Kovács N., Jagodics, Bora, Nemes — Pongrácz, Patvaros, Erdei — Kóródi, Zádori, Óvári
Balmazújváros 60. perctől: Verpecz (Szécsi G. ) — Szabó B., Peres, Aranyos, Schmid — Barnau, Szabó B., Domokos — Ternován, Király, Bíró Á.

Debrecen 68. percig: Nagy S. — Bényei, Szatmári, Mészáros , Barna — Damásdi, Haris, Csősz, Bódi — Takács, Zsóri
Debrecen 68. perctől: Nagy S. (Kovács P. ) — Bényei, Szatmári, Ujvárosi, Barna — Damásdi, Haris, Nikitscher, Bódi — Takács, Szabó Á.
Budaörs: Borsos (Demjén ) — Menyhárt, Kékesi, Tányéros, Medgyes (Ódé ) — Marquez (Deli ), Stieber, Sajbán Miklós, Fényes — Fejős (Fodor ), Sajbán Máté

Debrecen: Nagy S. (Kovács P. ) — Bényei (Pávkovics ), Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Damásdi, Tőzsér  (Kusnyír ), Haris, Bódi — Szécsi, Takács

Debrecen: Mirkovics (Hrabina ) — Čikoš, Pávkovics, Ujvárosi, Barna — Varga K. , Kusnyír (Kovács R. ), Nikitscher (Balogh K. ), Nagy K. — Zsóri, Kerekes
Kazincbarcika: Somodi (Fila ) — Palmes (Virág ), Belényesi, Fótyik (Vajda ), Mikló (Heil 62.) — Tóth L., Toma (Krausz ), Oltean (Gábor ), Szabó L., Kiss B. — Kanalas

Összes mérkőzés a szezonban 
Az alábbi táblázatban a Debreceni VSC 2018–2019-es szezonjának összes mérkőzését foglaltuk össze, időrendi sorrendben.
A Részletek-re kattintva az adott mérkőzés részleteit is megtekintheti.
A táblázat a felkészülési mérkőzéseket is tartalmazza.

Jegyzetek

Források 
Történet, mérkőzések 
A Debreceni VSC csapatprofilja az UEFA.com honlapján 
transfermarkt.de profil

Kapcsolódó szócikkek 
2018–2019-es magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)
2018–2019-es magyar labdarúgókupa

További információk 
A csapat hivatalos honlapja  
A Magyar Labdarúgó-szövetség honlapja, adatbankja  

20182019
Labdarúgócsapatok 2018–2019-es szezonja
2018 a labdarúgásban
2019 a labdarúgásban